Esse artigo lista os recordes da Copa do Mundo FIFA masculina e suas eliminatórias.

Partidas 
 Estreia:

 Primeira virada:  6–1 , 1930
 Primeiro empate: Itália  1–1 , 1934
 Primeiro empate sem gol(o)s:  0–0 , 1958
Nota: O primeiro 0 a 0 em um tempo normal apareceu em 1938 ( – ). Os tchecos venceram por 3 a 0 na prorrogação.
 Primeiro jogo entre campeões:  0–0 , 1962
 Mais gol(o)s: 12,   7–5 , 1954
 Mais gol(o)s em prorrogação: 5,     (1970)
 Empate com mais gol(o)s: 8

 Maior vitória: +9

Nota:  –  é a partida com mais gol(o)s de reservas (5) e a que mais teve reservas fazendo gol(o)s (3).

 Maior vitória nas eliminatórias:  31–0 , 2001
 Maior vitória nas eliminatórias de uma seleção que se classificou:   17–0 , 1997
 Maior vitória nas eliminatórias de uma futura participante:  15–0 , 2015
 Maior vitória nas eliminatórias em uma futura participante:    11–1 , 1938
 Maior vitória nas eliminatórias em uma ex-participante:   10–0 , 2012
Nota: Na época 
 Maior número de jogadores marcando gol(o)s: 7

Nota: Em parênteses a quantidade de marcadores de cada seleção.
Nota 2: Durante os três primeiros jogos ainda não havia substituições. ,  e  fizeram duas substituições cada, que renderam quatro e um gols, respectivamente, para os dois últimos (no caso do segundo, dos quatro, três foram feitos por um único jogador); este primeiro teve um expulso, aos 22 minutos, e uma substituição de goleiro, aos 20.  (2014) e  usaram três trocas cada, com este último fazendo um gol(o) por quem saiu do banco.
 W. O.:   x , 1938
Nota: A  foi anexada pela Alemanha Nazista em 1938 e deixou de ser um país independente. Por isso, seus jogadores foram incorporados pela Seleção Alemã e não pôde se apresentar contra a .

Derrotas das seleções campeãs 
 1954 -  8–3  (segunda rodada)
 1974 -  1–0  (terceira rodada; primeira fase)
 1978 -  1–0  (terceira rodada; primeira fase)
 2010 -  1–0  (primeira rodada)
 2022 -  1–2  (primeira rodada)
Nota: Somente a  e a  perderam para uma seleção que acabou eliminada; somente a , em 1954, retornou a jogar com a equipe que a derrotou.

Derrotas das seleções defendendo o título 
 1950 -  3–2  (primeira fase)
 1954 -  4–2  (semifinais);  3–2  (disputa pelo terceiro lugar)
 1958 -  3–1  (semifinais);  6–3  (disputa pelo terceiro lugar)
 1966 -  3–1  (primeira fase);  3–1  (primeira fase)
 1970 -  1–0  (primeira fase); Alemanha Ocidental 3-2 Inglaterra (quartas de final)
 1974 -  2–0  (segunda fase);  1–0  (disputa pelo terceiro lugar)
 1978 -  3–2  (segunda fase)
 1982 -  1–0  (primeira fase);  2–1  (segunda fase);  3–1  (segunda fase)
 1986 -  2–0  (oitavas-de-final)
 1990 -  1–0  (primeira fase);  1–0  (final)
 1994 -  2–1  (quartas-de-final)
 1998 -  2–1  (primeira fase);  3–0  (final)
 2002 -  1–0  (primeira fase);  2–0  (primeira fase)
 2006 -  1–0  (quartas-de-final)
 2010 -  3–2  (primeira fase)
 2014 -  5–1  (primeira fase);  2–0  (primeira fase)
 2018 -  1–0  (primeira fase);  2–0  (primeira fase)
 2022 -  1–0  (primeira fase)
Nota: O  não jogou a Copa seguinte ao seu título de 1930, mas não perdeu na edição posterior que disputou (1950), em que também terminou campeão.

Campanhas até os títulos 
Seleções ordenadas por aproveitamento de pontos e quantidade de partidas, considerando-se três pontos ganhos por vitória a partir da primeira edição.

Estatísticas 
 Seleções que não perderam defendendo o título:
  (1938) e  (1962)

 Primeiro anfitrião a ganhar um título:
  (1930)
 Primeiro não-anfitrião a ganhar um título:
  (1938)

Último anfitrião a ganhar um título:
  (1998)

 Ganharam da seleção então campeã e terminaram o torneio campeãs:
  (1970),  (1982),  (1990) e  (1998)

 Perderam suas partidas na estreia:
  (1950),  (1982 e 1990),  (2002),  (2014) e  (2018)

Nota: A  (1938) é, também, a primeira seleção ex-anfitriã a vencer uma edição.

Jogos inaugurais
Em negrito, seleções campeãs; sublinhado, estreantes.

 1930 -  4–1  e  3–0  (ocorreram no mesmo dia e no mesmo horário.)
 1934 - Itália  7–1 ,  3–1 ,  3–2 ,  4–2  Egito,  2–1 ,  3–2 ,  5–2  e  3–2  (ocorreram no mesmo dia e no mesmo horário.)
 1938 -  1–1 
 1950 -  4–0 
 1954 -  5–0 
 1958 -  3–0 
 1962 -  2–1 ,  3–1 ,  2–0  e  1–0  (ocorreram no mesmo dia e no mesmo horário.)
 1966 -  0–0 
 1970 -  0–0 
 1974 -  0–0 
 1978 -  0–0 
 1982 -  1–0 
 1986 -  1–1 
 1990 -  1–0 
 1994 -  1–0 
 1998 -  2–1 
 2002 -  1–0 
 2006 -  4–2 
 2010 -  1–1 
 2014 -  3–1 
 2018 -  5–0 
 2022 -  0–2 
Notas: De 1974 a 2002 a estreia era disputada regularmente pela seleção então campeã (o que já havia acontecido em 1962) e a partir de 2006 passou a ser pela anfitriã (o que já havia acontecido em 1934, 1950 e de 1958 a 1970). Sem o anfitrião ou o então campeão, foi apenas em 1930, 1938 e 1954. Em 1954, três jogos começaram 50 minutos após o início de  – , são eles:  1–0 ,  2–0  e  1–0 .

Estreias dos defensores do título fora do jogo inicial do torneio 
 1938 -  2–1 
 1950 -  2–3 
 1954 -  2–0 
 1958 -  3–1 
 1966 -  2–0 
 1970 -  1–0 
 2006 -  1–0 
 2010 -  1–1 
 2014 -  1–5 
 2018 -  0–1 
 2022 -  4–1

Estreias dos anfitriões fora do jogo inicial do torneio 
 1930 -  1–0 
 1938 -  3–1 
 1954 -  4–1 
 1974 -  1–0 
 1978 -  0–0 
 1982 -  1–1 
 1986 -  2–1 
 1990 -  1–0 
 1994 -  1–1 
 1998 -  3–0 
 2002 -  2–0 / 2–2

Maiores goleadas por edição 
 1930 -  6–1  e  6–1 
 1934 - Itália  7–1 
 1938 -  8–0 
 1950 -  8–0 
 1954 -  9–0 
 1958 -  6–1 
 1962 -  6–1 
 1966 -  5–0 
 1970 -  4–0 
 1974 -  9–0 
 1978 -  6–0  e  6–0 
 1982 -  10–1 
 1986 -  6–0 
 1990 -  5–1  e  5–1 
 1994 -  6–1 
 1998 -  6–1 
 2002 -  8–0 
 2006 -  6–0 
 2010 -  7–0 
 2014 -  7–1 
 2018 -  6–1 
 2022 -  7–0

Estatísticas 
 País que mais aplicou a maior goleada de uma edição: , 5 vezes
 País que mais sofreu a maior goleada de uma edição: , 3 vezes
 País que sofreu a maior goleada em todas as suas participações: , 2 vezes
 Países que sofreram a maior goleada em sua única aparição no torneio:  (1938),  (1974),  (1990)  (2006) e  (2018)
 País que sofreu a maior goleada que terminou o torneio em melhor colocação: , 1930 (terceiro lugar entre 13 seleções)
 País que aplicou a maior goleada que terminou o torneio em pior colocação:  , 1994 (décimo oitavo entre 24 seleções)
 Países que tanto já marcaram como sofreram a maior goleada:  e 
 Anfitriões que conseguiram a maior goleada:  (1930),  Itália (1934) e  (1970).
 Anfitrião que sofreu a maior goleada:  (2014)
 Campeões que marcaram a maior goleada:  (1930),  Itália (1934),  (1950),  (1978),  (1990 e 2014).
 País então campeão que marcou a maior goleada:  (1978)

Partidas com mais gol(o)s (por edição) 
 1930 -  6–3 
 1934 - Itália  7–1 *
 1938 -  6–5 *
 1950 -  8–0 * e  7–1 
 1954 -  7–5 
 1958 -  7–3 
 1962 -  4–4 
 1966 -  5–3 
 1970 -  4–3  e  5–2 
 1974 -  9–0 *
 1978 -  6–0 *,  6–0 *  e  5–1 
 1982 -  10–1 *
 1986 -  4–3  e  6–1 
 1990 -  5–1 * e  5–1 *
 1994 -  6–1 *
 1998 -  6–1 *
 2002 -  8–0 *
 2006 -  6–0 * e  4–2 
 2010 -  7–0 *
 2014 -  7–1 *
 2018 -  6–1 *,  5–2  e  4–3 
 2022 -  6–2 

(*) maior goleada

Partidas entre campeões

ex-campeões 
Em negrito, ex-campeão que veio a ser campeão novamente na respectiva edição; em parênteses, títulos do ex-campeão na respectiva edição.
 1962 - (1)  0–0  (2)
 1966 - (1) ( 4–0  (2)
 1970 - (2)  0–0  (2), (2)  1–0  (1), (2)  3–1  (2), (1)  3–2  (1), (1)  4–3  (2), (1)  1–0  (2) e (2)  4–1  (2)
 1978 - (2)  0–0  (2) e (3)  2–1  (2)
 1982 - (2)  0–0  (1), (2)  2–1  (1), (3)  3–1  (1), (2)  3–2  (3) e (2)  3–1  (2)
 1986 - (1)  1–1  (3), (2)  1–1  (2), (2)  1–0  (2), (2)  2–1  (1) e (2)  3–2  (2)
 1990 - (2)  1–0  (3), (3)  2–0  (2), (2)  1–1  (3), (2)  1–1  (1), (2)  2–1  (1) e (2)  1–0  (2)
 1994 - (3)  0–0  (3)
 1998 - (2)  2–2  (1)
 2002 - (2)  0–0  (1), (1)  1–0  (2), (4)  2–1  (1) e (4)  2–0  (3)
 2006 - (2)  1–1  (3), (1)  1–0  (5), (3)  2–0  (3) e (3)  1–1  (1)
 2010 - (2)  0–0  (1), (3)  4–0  (2) e (1)  3–2  (2)
 2014 - (4)  2–1  (1), (2)  2–1  (1), (2)  1–0  (4), (3)  1–0  (1), (3)  7–1  (5) e (3)  1–0  (2)
 2018 - (1)  4–3  (2) e (1)  2–0  (2)
 2022 - (1)  1–1  (4) e (2)  3–3  (2)
 Os quarenta e oito jogos entre campeões representam 5,33% dos jogos do torneio.
 Copa com mais partidas entre campeões em número total e em relação ao campeonato:  Copa do Mundo de 1970 (7 jogos, que correspondem a 21,87% dos 32 jogos do torneio)
 Copa em que todos os campeões que participaram jogaram ao menos uma vez contra outro campeão:  Copa do Mundo de 1970 (contou com todos os campeões até então existentes), Copa do Mundo de 1978, Copa do Mundo de 1982 e Copa do Mundo de 1990 (contou com todos os campeões até então existentes).
 Jogo com mais "títulos em campo" (sucessão ao longo do tempo):
 1962 - (1)  0–0  (2): 3 títulos
 1966 - (1) ( 4–0  (2): 3 títulos
 1970 - (2)  0–0  (2), (2)  3–1  (2) e (2)  4–1  (2): 4 títulos
 1978 - (3)  2–1  (2): 5 títulos
 1982 - (2)  3–2  (3): 5 títulos
 1990 - (2)  1–0  (3), (3)  2–0  (2), (2)  1–1  (3): 5 títulos
 1994 - (3)  0–0  (3): 6 títulos
 2002 - (4)  2–0  (3): 7 títulos
 2014 - (3)  7–1  (5): 8 títulos

Partidas entre futuros campeões 
Em negrito, futuro campeão que veio a ser campeão na respectiva edição do jogo.
 1930 -  1–0 ,  4–2 
 1934 -  3–1 ,  Itália  1–1 , Itália  1–0 
 1950 -  1–0 ,  6–1 
 1958 -  0–0 ,  5–2 
 1962 -  3–1 
 1966 -  2–0 ,  2–1 ,  1–0 
 1978 -  2–1

Partidas entre ex-campeões e futuros campeões 
Sublinhado, ex-campeão novamente campeão na respectiva edição; em negrito, futuro campeão que veio a ser campeão na respectiva edição do jogo; em parênteses, títulos do ex-campeão na respectiva edição.
 1938 -  (1) Itália  3–1 ,  Itália  2–1 
 1950 - (1)  2–2 , (1)  2–1 
 1954 - (2)  4–2 
 1958 - (1)  3–1 , (1)  6–3 
 1962 - (1)  2–1 , (1)  3–1 
 1966 -  0–0  (2), (2)  2–1 ,  0–0  (1),  2–1 ,  4–2  (1)
 1974 -  1–1  (2), (3)  2–1 
 1978 - (2)  1–0 , (3)  0–0 ,  0–0  (3)
 1982 - (1)  3–1 ,  3–3  (2),  0–0  (1), (2) 2–1 
 1986 - (3)  1–0 ,  2–0  (3),  1–1  (3), (2)  1–1 
 1990 -  0–0  (2)
 1994 - (3)  1–1 , (3)  2–1 
 1998 -  0–0  (3),  3–0  (4)
 2006 - (1)  3–1 
 2010 -  1–0  (3)

Recordes 
 Maior número de vitórias consecutivas: , 11 (2002 – 2006)
 Maior número de derrotas consecutivas: , 9 (1930 – 1958)
 Maior número de empates consecutivos: , 5 (1998 – 2002)
 Maior número de partidas consecutivas sem perder: , 13 (1958 – 1966)
 Maior número de partidas consecutivas sem vencer: , 17 (1962 – 1994)
 Maior número de partidas consecutivas sem empatar: , 16 (1966 – 2006)
 Maior número de partidas consecutivas sem fazer gol(o): 5,  (1986 – 2010),  (1930 – 1994),   (1982 – 2014)
 Maior número de partidas consecutivas sem receber um gol(o): 5,  (1990) e  (2006 – 2010)
 Maior número de partidas consecutivas marcando ao menos um gol(o): 18,  (1930 – 1958) e  (1934 – 1958)
 Maior número de partidas consecutivas marcando ao menos dois gol(o)s: , 11 (1930 – 1954)
 Maior número de partidas consecutivas marcando ao menos quatro gol(o)s: 4,   (1930 – 1950),   (1954)
 Maior número de partidas consecutivas marcando ao menos seis gol(o)s:  2,  (1950),   (1954)
 Maior número de partidas consecutivas marcando ao menos oito gol(o)s: , 2 (1954)
 Maior número de partidas consecutivas recebendo ao menos um gol(o): , 22 (1934 – 1994)
 Maior número de partidas consecutivas recebendo ao menos dois gol(o)s: , 9  (1930 – 1958)
 Maior número de partidas consecutivas recebendo ao menos quatro gol(o)s: 3,   (1930 – 1950),   (1930 – 1950)
 Maior número de partidas consecutivas recebendo ao menos sete gol(o)s: , 2 (1954)
 Maior número de partidas consecutivas marcando ao menos um gol(o) contra: 2,   (1966),  (2014 – 2018),   (2018)
 Maior período entre participações de uma seleção: , 64 anos (1958-2022)
 Maior período entre não-participações de uma seleção:  , 60 anos (1958 e 2018)
 Maior período entre a estreia em Copas e a primeira vitória: , 56 anos (1938-1994)
 Maior período entre a estreia em Copas e a primeira partida com gol(o): , 64 anos (1930-1994)
 Maior período sem vitórias: , 84 anos (1934-2018, 2 empates e 5 derrotas)
 Maior período até o primeiro jogo sem perder: , 64 anos (1930-1994, 5 derrotas seguidas de um empate)
 Maior período entre dois títulos sucessivos: , 44 anos (1938-1982)
 Maior período entre títulos inéditos sucessivos: 20 anos (1934-1954 e 1978-1998)
 Maior período entre dois títulos: ,  72 anos (1934 e 2006)
 Maior período entre participações sucessivas na final: , 48 anos (1930 e 1978)
 Maior sequência com campeões diferentes consecutivos:

 Partida mais comum:

Final mais comum:  - ,  3 vezes (1986, 1990 e 2014)
Semifinal mais comum: 2 vezes,  -  (1982 e 1986) e  -  (1970 e 2006)
Disputa de 3º lugar mais comum:  - , 2 vezes (1970 e 2010)
Quartas de final mais comum: 3 vezes,  Alemanha - / (1954, 1958 e 1962) e  -  (1934 (2) e 1994)
Oitavas de final mais comum:  - , 3 vezes (1998, 2010 e 2014)
Segunda fase mais comum:  - , 3 vezes (1974, 1978 e 1982)
Primeira fase mais comum:

Confronto consecutivo mais comum:  - ,  5 vezes (1974 a 1990)
Confronto repetido mais comum:  - ,  2 vezes (1938 e 1962)
Sequência entre mesmas seleções:  contra  e , em 2006 e 2010
 Partida decisiva mais comum:

Partida mais longa (sem prorrogação): 114 minutos, Inglaterra  6—2  (2022)
 Maior vitória em Finais: +3

 Maior vitória em um quadrangular final:  7—1 , 1950 (+6)
 Maior vitória em semifinais:  1–7 , 2014 (+6)
 Maior vitória em disputas pelo terceiro lugar:  4–0 , 1994 (+4)
 Maior vitória em quartas de finais:  8—0 , 1938 (+8)
 Maior vitória em oitavas de finais: Itália  7—1 , 1934 (+6)
 Maior goleada em fase final (a partir das oitavas de final):  8—0 , 1938
 Única goleada na seleção que viria a ser campeã:  8–3  Alemanha Ocidental,  1954

Seleções

Geral 
 Maior número de participações:

 Maior número de participações em eliminatórias: , 21 (desde 1934)
 Maior % de classificação em eliminatórias em relação ao número de participações:

 Mais vezes disputando repescagem em eliminatórias:

Nota: No caso de  e , as repescagens foram as internacionais.
 Maior número de títulos:

 Porcentagem de edições com título em relação ao número de participações:

 Maior número de títulos com todas as partidas decididas no tempo regulamentar:

 Maior número de títulos vencendo todas as partidas: , 2 (1970, 2002)
 Campeão vencendo todas as partidas das Eliminatórias e da respectiva Copa , 1970
 Maior número de títulos sem empatar: 2,   (1970, 2002)  e  (1954, 1974)
 Maior número de títulos no século XX:

 Maior número de títulos no século XXI:

 Maior número de títulos em Copas com 16 times e com fases de grupos:

 Maior número de títulos em Copas com 24 times:

 Maior número de títulos em Copas com 32 seleções:

 Maior número de títulos fora do seu continente:

 Maior número de títulos dentro do seu continente:

 Títulos em mais continentes:

 Maior número de títulos na Europa:

 Maior número de títulos fora da Europa:

Nota: Na campanha de 2018, a  jogou um dos sete jogos na Rússia Asiática.
 Maior número de títulos na América:

 Maior número de títulos fora da América:

Nota: Na campanha de 2018, a  jogou um dos sete jogos na Rússia Asiática.
 Maior número de títulos consecutivos:

Nota: O  não participou da Copa do Mundo FIFA de 1934 e de 1938
 Maior número de títulos em Copas realizadas em sedes monárquicas:

Nota: A Copa de 2002 foi realizada em uma monarquia (Japão) e em uma república (Coreia do Sul).
 Maior número de títulos em Copas realizadas em sedes republicanas:

Nota: A Copa de 2002 foi realizada em uma monarquia (Japão) e em uma república (Coreia do Sul).
 Títulos por troféu:

 Maior número de finais disputadas:

 Maior número de finais consecutivas:

 Maior número de vice-campeonatos:

 Mais vezes terceiro colocado:

 Mais vezes quarto colocado:

Nota: Em 1930 não houve disputa pelo terceiro lugar, mas para efeitos de estatística lançamos a  como 4ª colocada pois ela teve um desempenho pior do que a outra seleção semifinalista.
 Mais vezes na disputa de terceiro lugar:

 Mais copas como terceiro colocado consecutivamente , 2 (2006, 2010)
 Mais vezes semifinalista:

Nota: Tanto em 1950 como em 1974 e 1978 não houve semifinal. Após a 1ª fase de 1950, as seleções se enfrentariam todos contra todos em um quadrangular final. Já em 1974 e 1978 eram edições que tinham dois grupos com quatro seleções sendo o vencedor de cada grupo se enfrentando na final. Os segundos colocados desses respectivos grupos se enfrentavam na disputa pelo 3º lugar. Para efeitos de estatística, lançamos o  como semifinalista nas edições de 1950, 1974 e 1978 pois terminou entre os quatro melhores. O mesmo se aplica a  na edição de 1978.
 Maior número de semifinais consecutivas:

Nota: Em 1950 não houve semifinal. Após a 1ª fase as seleções se enfrentariam todos contra todos em um quadrangular final. Para efeitos de estatística, lançamos a  como semifinalista em 1950 pois terminou entre os quatro melhores.

Nota²: A  não participou da Copa do Mundo FIFA de 1954
 Mais vezes entre os oito melhores:

 Mais vezes eliminado nas quartas de final:

Nota: Em 1974 não houve fase quartas de final, mas para efeitos de estatística incluímos a  pois terminou entre os 8 melhores.
 Mais vezes eliminado nas oitavas de final:

Nota: Em 1982 não houve Oitavas de Final, mas para efeitos de estatística incluímos a  e a  pois terminaram entre os 16 melhores.
 Mais vezes eliminados na fase de grupos

 Seleções defendendo o título eliminadas na primeira fase:

 Mais Copas nunca avançando da primeira fase:  , 8  (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)
 Mais Copas sempre avançando da primeira fase:  ,  3 (1990, 1994 , 2002)
 Mais vezes último colocado:

 Melhor desempenho de uma seleção após um último lugar (em copas consecutivas):

Nota: O  não participou da Copa do Mundo FIFA de 1982
 Melhor desempenho de um ex-último colocado (em copas não consecutivas):

 Melhor desempenho de um futuro último colocado:

 Pior desempenho:

 Mais vezes terminando na mesma colocação:
Nota: Excetuando-se as quatro primeiras colocações.

 Maior número de copas consecutivas com invencibilidade na fase de grupos

 Maior número de copas sem vencer uma partida

Nota: A Bélgica terminou a competição invicta em 1998.
 Seleções que nunca perderam um jogo de eliminatória em casa

 Seleção com mais copas de invencibilidade

 Seleção que mais eliminou anfitriões em Copas:
Fonte:ESPN

 Maior número de partidas:

 Menor número de partidas:  (atual ), 1
 Mais partidas em relação ao nº de participações:

 Menos partidas em relação ao nº de participações:

 Maior número de vitórias:

 Mais vitórias em relação ao nº de partidas: , 66% (76/114)
 Mais vitórias em relação ao nº de participações: , 3,45 (76/22)
 Menos vitórias em relação ao nº de partidas:  , 0 em 9 partidas
 Menos vitórias em relação ao nº de participações:

 Maior número de empates:

 Mais empates em relação ao nº de partidas: , 61,5% (8/13)
 Mais empates em relação ao nº de participações: , 2,66 (8/3)
 Menos empates em relação ao nº de partidas e ao nº de participações: , 0 em 6 partidas (2 edições)
 Maior número de derrotas:

 Menor número de derrotas:

 Mais derrotas em relação ao nº de partidas e ao nº de participações:  , 6 em 6 partidas (única seleção a participar de mais de uma edição e perder todas as partidas).
 Menos derrotas em relação ao nº de partidas: , 16,66% (19/114)
 Menos derrotas em relação ao nº de participações:

Nota: Únicas seleções com menos derrotas que participações
 Maior número de gol(o)s marcados:

 Mais gol(o)s marcados em relação ao nº de partidas: , 2,72 (87/32)
 Mais gol(o)s marcados em relação ao nº de participações:

 Maior número de gol(o)s sofridos:

 Mais gol(o)s sofridos em relação ao nº de participações:   e , 14 em 1 Copa
 Mais gol(o)s marcados e sofridos: ,  362
 Mais gol(o)s marcados e sofridos em relação ao nº de partidas:

 Mais gol(o)s marcados e sofridos em relação ao nº de participações: , 18,5 (37/2)
 Menor número de gol(o)s sofridos:

 Menos gol(o)s sofridos em relação ao nº de partidas:

 Menos gol(o)s sofridos em relação ao nº de participações: ,  2 em 1 Copa
 Menos gol(o)s marcados e sofridos: ,  3
 Menos gol(o)s marcados e sofridos em relação ao nº de partidas e participações: , 3 em 3 jogos (1 Copa)
 Melhor saldo de gol(o)s: , 129
 Pior saldo de gol(o)s:  e , –39
 Melhor saldo em relação ao nº de partidas: , 1,13 (129/114)7
 Melhor saldo em relação ao nº de participações: , 5,86 (129/22)
 Pior saldo em relação ao nº de partidas:

 Pior saldo em relação ao nº de participações: , –14 em 1 Copa
 Maior número de gol(o)s em uma única partida:  10–1 , 1982
 Maior número de jogadores de uma seleção marcando gol(o)s em uma única partida: , 7 em  9–0  (1974)
 Maior número de gol(o)s de uma seleção derrotada:

 Maior número de gol(o)s marcados em prorrogações:

 Seleção com maior número de jogadores marcando gol(o)s:

 Seleção com maior número de artilheiros:

 Seleção com maior número de edições tendo um ou mais artilheiros:

Desempenho 
 Campeão com menos jogos: 4,  (1930 e 1950),  (1938)
 Maior número de vitórias: ,  7 (2002)
 Campeão com menos vitórias: , 3 (1950)
 Campeão com mais derrotas: 1,  (1954 e 1974),  (1978 e 2022),  (2010)
 Campeão com mais empates: , 3  (1982)
Campeão inédito mais recente: , 2010
 Campeão com melhor desempenho:
Nota: A partir de 1994 a FIFA aplicou a regra de 3 pontos ganhos por vitória. Porém em classificação geral, considera-se 3 pontos ganhos por vitória e 1 ponto ganho por empate em todas as edições.
Nota: O Brasil venceu todos seus jogos (6) nas Eliminatórias de 1970.

 Campeão com pior desempenho: , 2022 (4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, aproveitamento 66,6%)
 Finalista com menos vitórias: , 1990 (2)
 Finalista com mais derrotas:

Finalista inédito mais recente: , 2018
 Finalista com melhor desempenho: , 6 vitórias e 1 derrota (2010)
 Finalista com pior desempenho: , 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas (1990)
 Terceiro colocado com melhor desempenho: , 6 vitórias e 1 empate (1990)
 Terceiro colocado com pior desempenho: ,  2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas (1950)
 Quarto colocado com melhor desempenho: , 2 vitórias e 1 derrota (1930), , 4 vitórias e 2 derrotas (1966)
Nota: Em 1930 não houve disputa pelo 3º lugar, mas para efeitos de estatística lançamos a  como 4ª colocada pois ela teve um desempenho pior do que a outra seleção semifinalista.
 Quarto colocado com pior desempenho: , 1 vitória e 2 derrotas (1938)
Terceiro colocado inédito mais recente: , 2018
Semifinalista inédito mais recente: , 2022
 Mais semifinais, sempre vencendo: , 6 (1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022)
 Mais quartas de final, sempre vencendo: , 3 (1998, 2018, 2022)
 Eliminado nas quartas de final com melhor desempenho: , 4 vitórias e 1 empate (1986)
 Eliminado nas quartas de final com pior desempenho: , 4 empates e 1 derrota (1990 - é também o melhor desempenho de uma seleção sem vencer nenhuma partida)
Eliminação inédita nas quartas de final mais recente: , 2018
 Eliminado nas oitavas de final com melhor desempenho:

 Eliminado nas oitavas de final com pior desempenho:

Nota 1: É também o pior desempenho de uma seleção avançando da 1ª fase.
Nota 2: Desconsidera-se as eliminações nas oitavas de 1934 e 1938.
Eliminação inédita nas oitavas de final mais recente:  e  , 2014
 Melhor desempenho de uma seleção eliminada na primeira fase:

 Maior número de vitórias de uma seleção não-campeã:

 Maior número de partidas não vencidas numa edição:

 Pior desempenho de uma seleção defendendo o título:

 Seleção ausente na edição seguinte a um título: , 1934
 Seleção anfitriã presente nas eliminatórias:  Itália, 1934
Jogo: Itália   4–0 .
 Seleção anfitriã estreante:

 Melhor desempenho de uma seleção estreante:

 Estreantes que ficaram em último lugar:

 Melhor desempenho de um estreante pós-1938:

 Maior quantidade de finais que participou vencidas:

Nota: A última partida do quadrangular final da Copa de 1950 é considerada uma final para efeitos de estatística.
 Maior quantidade de finais perdidas de uma seleção não-campeã: , 3 (1974, 1978, 2010)
 Mais copas como vice-campeão consecutivamente: 2,  (1982, 1986) e  (1974, 1978)
 Mais copas chegando em semifinais consecutivamente: , 4 (2002, 2006, 2010, 2014)
 Mais copas entre os 8 melhores: , 19 (todas menos 1934, 1966 e 1990)
 Mais copas terminando em quartas de finais consecutivamente: , 4 (1934, 1938, 1950, 1954)
 Mais copas entre os 16 melhores: , 22 (todas)
 Mais copas terminando entre os 16 melhores sem avançar das quartas de finais: , 7 (1930 a 1966 e 1994 a 2018)

 Diferença de tempo entre os títulos:

 Tempo entre a primeira edição e o primeiro bi: 8 anos (1930–1938)
 Tempo entre a primeira edição e o primeiro tri: 40 anos (1930–1970)
 Tempo entre a primeira edição e o primeiro tetra: 64 anos (1930–1994)
 Tempo entre a primeira edição e o primeiro penta: 72 anos (1930–2002)
 Tempo entre o primeiro bi e o primeiro tri: 32 anos (1938–1970)
 Tempo entre o primeiro bi e o primeiro tetra: 56 anos (1938–1994)
 Tempo entre o primeiro bi e o primeiro penta: 64 anos (1938–2002)
 Tempo entre o primeiro tri e o primeiro tetra: 24 anos (1970–1994)
 Tempo entre o primeiro tri e o primeiro penta: 32 anos (1970–2002)
 Tempo entre o primeiro tetra e o primeiro penta: 8 anos (1994–2002)

 Período entre títulos inéditos sucessivos:

 Período entre bicampeonatos sucessivos:

 Período entre tricampeonatos sucessivos:

 Período entre tetracampeonatos sucessivos:

 Maior número de gol(o)s: , 1954 (27)
 Menor número de gol(o)s sofridos: ,  2006 (0)
 Maior número de gol(o)s sofridos: , 1954 (16)
 Mais gol(o)s sofridos em relação ao nº de partidas: 8,   ,  1950 (1 jogo), , 1954 (2 jogos)
 Maior saldo: , 1954 (+17)
 Menor saldo: , 1954 (-16)
 Maior média de gol(o)s por partida: , 1954 (5,4)
 Campeão com melhor ataque: , 1954 (25)
 Campeão com melhor média de gol(o)s: , 1930 (3,0)
 Campeão com pior ataque:, 2010 (8)
 Campeão com pior média de gol(o)s: , 2010 (1,54)
 Finalista com pior ataque: , 1990 (5)
 Semifinalista com pior ataque: , 1970 (3 - 4 no total)
 Avançado da primeira fase com pior ataque: , 1970 (1 - 10 no total)
 Campeão com melhor defesa: 2 gols,   (1998),  (2006) e  (2010)
 Campeão com pior defesa: , 1954 (14)
 Campeão com melhor saldo: +14,  , 2002 e , 2014
 Finalista com melhor saldo: , 1954 (+17)
 Campeão com pior saldo:

 Finalista com pior saldo: , 1962 (0)
 Maior número de jogos disputados em eliminatórias:

 Vitória em todos jogos de uma eliminatória:

Nota:  desistiu de participar da Copa do Mundo de 1950. A  foi anexada pela Alemanha Nazista e não pôde se apresentar na Copa do Mundo de 1938.
Nota 2: O  venceu todos seus jogos (seis) na Copa do Mundo de 1970.

Seleções eliminadas de forma invicta
 1974: : 2 empates e 1 vitória;
 1978: : 4 vitórias e 3 empates;
 1982: : 3 vitórias e 2 empates;
 1986: : 4 vitórias e 1 empate; : 3 vitórias e 2 empates;
 1990: : 6 vitórias e 1 empate; : 2 vitórias e 4 empates;
 1998: : 3 vitórias e 2 empates;
 2002: : 3 vitórias e 2 empates; : 3 empates e  1 vitória;
 2006: : 4 vitórias e 3 empates; : 2 vitórias e 2 empates; : 3 vitórias e 2 empates; : 3 vitórias e 2 empates;
 2014: : 3 empates e 2 vitórias.
 2018: : 3 empates e 1 vitória; : 3 empates e 1 vitória.
 2022: : 3 vitórias e 2 empates;

Nota: A  seguiu a eliminação invicta em 1990 com uma derrota na disputa de terceiro.
Seleções eliminadas de forma invicta, porém sem vitórias:  (1982),  (1998),  (2010): 3 empates
 Seleção com maior número de jogadores marcando gol(o)s em uma única Copa

 A  O Brasil é a única seleção que participou de todas as Copas.
 B  O Luxemburgo é a única seleção que participou de todas as Eliminatórias.

Resultados 
 Geral:

 Edição com maior número de gol(o)s: 2022, 172
 Edição com menor número de gol(o)s: 1930,  70
 Edição com maior número de gol(o)s de reservas: 2014,  32
 Edição com maior média de gol(o)s: 1954,  5,38
 Edição com menor média de gol(o)s: 1990,  2,21
 Maior diferença de gol(o)s entre uma Copa e a seguinte: 52, entre 1950 e 1954
 Edição com mais times marcando mais de um gol(o): 2018, 32
 Edição com maior número de seleções sem marcar gol(o)s em relação ao total: 1954, 3 de 16
 Edição com maior número de pênaltis: 2018, 29
 Jogos que terminaram com algum vencedor: 750
 Jogos que terminaram em empate: 214 (22,20% do total)
 Jogos que terminaram em empate sem gol(o)s (0–0): 78 (36,45% dos empates)
 Jogos que terminaram em empate com ambos os times marcando: 136
 Jogos que terminaram com algum vencedor, mas com somente ele marcando gol(o)s: 397
 Jogos que terminaram com algum vencedor, mas com ambos marcando gol(o)s: 353
 Jogos que terminaram com ambos marcando: 489
 Jogos que não terminaram com ambos marcando: 475
 Jogos que não terminaram sem gol(o)s (0–0): 886
 Placares diferentes de empates: 5
 Placares diferentes de vitórias: 28
 Placares diferentes de vitórias em que apenas o vencedor marcou: 9
 Placares diferentes de vitórias em que ambos marcaram: 19
 Placares diferentes em que ambos (0–0) ou pelo menos um não marcou: 10
 Placares diferentes em que ambos marcaram: 23
 Jogos com hat-trick: 52 (5,39% do total)
 0–0 em relação ao número de empates: 78
 Edição com maior sequência de jogos sem 0–0: 2018, 37
 Edição com mais jogos sem 0–0: 2018,  63
 Placar mais comum: 1–0,  182 (18,88%)
 Placar mais comum na campanha de um título: , 4  1–0 em 2010
Nota: Todos os jogos vencidos por 1–0 foram na fase-final, o que constitui outro recorde. A Espanha ainda teve uma derrota por 1–0.
 Empate mais comum: 1–1, 92 (9,54%)
 Empate mais comum numa campanha: , 3 0-0 em 1982
 Mais empates numa campanha: , 4 em 1990
 Placar mais comum em uma Copa: 2010, 1–0 17 vezes (26,5% do total)
 Empate mais comum em uma copa: 2002, 1–1 10 vezes (15,6% do total)
 Copa com mais empates: 1998, 19
 Copa com mais empates em relação ao nº de partidas: 1982, 17 (32,7% do total)
 Copa sem empates: 1930
 Goleada mais comum: 3–0,  49 vezes
 Copa com mais goleadas: 1954, 15
Nota: Consideram-se goleadas, resultados terminados em 3 a 0 ou um vencedor que tenha marcado no mínimo quatro gol(o)s.
 Copa com mais 0–0: 1982, 2006, 2010, 2014, 2022, 7
 Copa com mais 0–0 em relação ao número de jogos: 1978, 6 (15,79% do total)
 Copa com mais partidas terminadas pela diferença mínima: 2010, 31
Nota: Consideram-se resultados terminados em 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3 e 6 a 5.
 Placar em mais edições: 2–1, todas as 22 Copas
 Placar com mais edições aparecendo em um único jogo: 4–2, 11 Copas
 Placar que nunca apareceu em uma edição em mais de um jogo: 4–3, 7-1, 8-0 (3 Copas)
 Placar com mais edições aparecendo mais de uma vez: 1–0, 22
 Copa com mais placares diferentes: 1954, 16
 Copa com menos placares diferentes: 1934, 8
 Copa com maior média de placares diferentes: 1950, 0,63
 Copa com menor média de placares diferentes: 1990, 0,19
 Copa com mais partidas terminadas pela diferença mínima em relação ao nº de jogos: 1990, 26 (50%)
 Copa com mais placares inéditos (desconsiderando a primeira Copa): 1938, 6 de 11 (54%)
 Maior período entre aparições de um placar: 7–1, 64 anos (1950–2014)
 Maior período entre não-aparições de um placar: 4–0, 40 anos (1978–2018)
 Partida com mais gol(o)s em relação ao total de gol(o)s de uma edição:  6–5  em 1938, 13,0% (11 de 84)
 Placar há mais tempo sem aparecer: 6–5, 84 anos (1938–2022)
 Último placar inédito: 6–2 ( – , 2022)
 Quantidade de jogos por número de gol(o)s:

 Quantidade de jogos por diferença de gol(o)s entre um time e o outro:

 Quantidade de placares por número de gol(o)s:

 Quantidade de placares por diferença de gol(o)s entre um time e o outro:

 Tabela de resultados:
Nota: Em negrito, o resultado que mais se repetiu em um mundial (em proporção ao nº de partidas).

Sucessão 
 Sucessão de título mais comum: 2 vezes
  (1954) →  (1958) /  (1990) →  (1994)

 Uma seleção que foi campeã antecessora da outra:
  (1930) →  (1934 e 1938) →  (1950) (seleção antecedeu e sucedeu títulos consecutivos de outra)
  (1962) →  (1966) →  (1970) (seleção antecedeu e sucedeu título de outra)
  (1954) →  (1958) /  (1970) →  (1974) /  (1990) →  (1994)
  (1974) →  (1978) /  (1986) →  (1990)
  (1978) →  (1982) →  (1986) (seleção antecedeu e sucedeu título de outra)
  (1994) →  (1998) →  (2002) (seleção antecedeu e sucedeu título de outra)

 Seleção que mais antecedeu e sucedeu títulos de uma mesma seleção:  e , 2 vezes cada
 Seleção que mais antecedeu e sucedeu um único título de uma mesma seleção: , 2 vezes
 Seleção que mais vezes foi antecedida e sucedida por uma mesma seleção: , 2 vezes
 Campeã contra a antecessora:
  (1990) (obs: antecessora () foi campeã sobre a mesma )
  (1998)
  (2022)

Jogadores 
Maior número de participações: 5
  Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966)
  Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994, 1998)
  Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)
  Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014, 2018)
  Lionel Messi (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)
  Guillermo Ochoa (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)
  Cristiano Ronaldo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)
  Andrés Guardado (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

 Maior número de jogos:  Lionel Messi, 26 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)
 Maior tempo jogado:   Paolo Maldini, 2.217 minutos (1990, 1994, 1998, 2002)
 Menor tempo em campo:   Marcelo Trobbiani, 2 minutos ( 3-2 , 1986)
 Maior número de jogos entrando como reserva:  Denílson, 11 (1998, 2002)
 Primeira substituição: Viktor Serebryanikov para Anatoliy Puzach, técnico: Gavriil Kachalin (intervalo,  0-0 , 1970).
 Substituição mais rápida: 4º minuto, Giuseppe Bergomi para Alessandro Nesta, técnico:  Cesare Maldini ( 2-1 , 1998); Peter Crouch para Michael Owen, técnico:  Sven-Göran Eriksson ( 2-2 , 2006).
 Maior número de participações em finais:   Cafu, 3 (1994, 1998, 2002)
Maior número de participações em finais como capitão: 2,  Dunga (1994, 1998),  Karl-Heinz Rummenigge (1982, 1986) e Lionel Messi (2014, 2022)
Maior número de partidas vencidas:  Miroslav Klose, 17 (2002, 2006, 2010, 2014)
 Maior número de partidas como capitão:   Lionel Messi, 19 (2010, 2014, 2018, 2022)
 Maior número de torneios como capitão:   Rafael Márquez, 5 (2002, 2006, 2010, 2014 e 2018)
 Finais por mais de uma seleção:   Luis Monti, 2 (1930 – vice-campeão pela Argentina; 1934 – campeão pela Itália)
 Jogador e goleiro mais alto:   Andries Noppert (goleiro), 2,03m
Nota: Informações como as de jogador mais magro, gordo, baixo ou alto, são de difícil acesso e incertas, devido a falta de documentação dessas informações nos primeiros torneios. O mais baixo possivelmente seja algum das Índias Orientais Neerlandesas (atual Indonésia).
 Jogadores presentes em Copas antes e depois da Segunda Guerra:   Alfred Bickel e   Erik Nilsson
 Período mais longo entre as aparições na Copa do Mundo, em geral:   Tim, 44 anos (1938 foi jogador pelo , 1982 foi treinador do )
 Jogador com nome (presente na camisa) mais curto:   Jô, 2 letras
 Jogador que já fez gol(o) com o maior sobrenome único:  Sokratis Papastathopoulos, 16 letras
 Jogador mais jovem:   Norman Whiteside,17 anos e 41 dias (contra ), 17 de junho de 1982
 Jogador mais jovem em uma final:  Pelé, 17 anos e 249 dias (contra ), 29 de junho de 1958
 Jogador mais jovem nas eliminatórias:   Souleymane Mamam, 13 anos e 310 dias (contra ), 6 de maio de 2001
 Capitão mais jovem:   Tony Meola, 21 anos e 109 dias (contra ),  10 de junho de 1990
 Jogador mais jovem a ser nomeado para uma seleção da Copa do Mundo da FIFA:   Edu, 16 anos e 339 dias (1966)
 Jogador, goleiro e capitão mais velho:   Essam El-Hadary, 45 anos e 5 meses (contra ), 25 de junho de 2018)
 Jogador mais velho a ser nomeado para uma seleção da Copa do Mundo da FIFA:  Essam El-Hadary, 45 anos e 161 dias (2018)
Jogador e goleiro mais velho em uma final: Dino Zoff,  40 anos e 133 dias (1982)
 Jogador mais velho em uma eliminatória: MacDonald Taylor,  46 anos e 180 dias ( 0–4 , 2004)
 Maior diferença de idade em um time:

 Maior diferença de idade em um time em uma final:

 Jogador mais velho a ser o mais jovem de uma Copa:  Daniel Arzani, 19 anos, 5 meses, 12 dias (2018)
 Copa com maior média de idade dos jogadores: 2018, 28 anos

Gol(o)s e artilheiros 
 Relação entre o nº de gol(o)s e o nº de jogadores que já marcaram gol(o)s:

 Artilheiros campeões:

 Artilheiros de seleções anfitriãs:

 Maior número de gol(o)s:  Miroslav Klose,  16
 Mais jogos marcando ao menos um gol(o):  Ronaldo Nazário e  Miroslav Klose, 11
Mais finais consecutivas marcando ao menos um gol(o):  Vavá e  Kylian Mbappé, 2
 Gol(o)s em mais continentes:

 Maior número de gol(o)s em eliminatórias:  Carlos Ruiz, 39 entre 2002 e 2018
 Ao menos um gol(o) em todos os jogos de uma edição:  Just Fontaine, 13 em 6 (1958) e  Jairzinho, 7 em 6 (1970)
 Maior número de gol(o)s como capitão:  Lionel Messi, 10 (2014, 2018, 2022)
 Melhor média de gol(o)s por jogo:  Ernest Wilimowski, 4 gol(o)s em 1 partida disputada (1938)
 Melhor média de gol(o)s por jogo (para jogadores que participaram de mais de 3 jogos):  Sándor Kocsis, 11 gols em 5 jogos (2.2), 1954
 Melhor média de gol(o)s por jogo sendo campeão:  Pedro Cea (1930) e  Silvio Piola (1938),  5 gol(o)s em 4 jogos disputados (1.25)
 Maior número de gol(o)s em uma única edição:  Just Fontaine, 13 (1958)
 Maior número de gol(o)s em uma única edição de eliminatória:  Karim Bagheri, 19 (1998)
 Maior número de gol(o)s em uma única partida:  Oleg Salenko,  5 (Rússia 6–1 , 1994)
Nota: Foi também o maior número de gol(o)s em uma vitória.
 Maior número de gol(o)s em uma derrota:  Ernest Wilimowski, 4 ( 5–6 , 1938)
 Maior número de gol(o)s em uma partida de eliminatórias:  Archie Thompson,  13 ( 31–0 , 2001)
 Gol(o)s por mais de uma seleção:  Robert Prosinečki,   (1990) e  (1998).
 Marcador mais jovem:  Pelé, 17 anos e 239 dias (Brasil  1–0 , 1958)
 Marcador e jogador de linha mais velho:  Roger Milla,  42 anos e 39 dias ( 6–1 , 1994)
 Menor diferença entre dois gol(o)s de uma seleção:

 Menor diferença entre dois gol(o)s de um jogador:  Toni Kroos,  69 segundos ( 1–7 )
 Primeiro gol(o) de Copa do Mundo:  Lucien Laurent,  4 - 1  (1930)
 Primeiro gol(o) de um anfitrião:  Héctor Castro,  1 - 0  (1930)
 Primeiro gol(o) em um anfitrião:  Đorđe Vujadinović, Iugoslávia  1 - 6  (1930)
 Primeiro gol(o) de um reserva:  Juan Ignacio Basaguren, México   4 - 0  El Salvador (1970)
Gol(o) mais rápido:  Hakan Şükür, 11 segundos ( 2 - 3 , 2002)
 Gol(o) mais rápido de um reserva:  Ebbe Sand, 16 segundos ( 1 - 4 , 1998)
 Gol(o) mais rápido na final:  Johan Neeskens, 2 minutos ( 1 - 2 , 1974)
Nota: Foi também o gol(o) de pênalti mais rápido da história das Copas.
 Gol(o) mais tardio na final (sem prorrogação):  Pelé, 90 minutos ( 5 - 2  Suécia (1958)
 Gol(o) mais tardio na final (com prorrogação):  Geoff Hurst,  120 minutos ( 4 - 2 , 1966)
 Gol(o) mais rápido em uma eliminatória:

 Mais gol(o)s em uma final: 3,  Geoff Hurst (1966) e   Kylian Mbappé (2022)
Nota: Hurst fez 1 no tempo normal e 2 na prorrogação. Mbappé fez 2 no tempo normal e 1 na prorrogação.
 Mais gol(o)s de um reserva:  László Kiss,  3 ( 10–1 , 1982)
 Marcador em mais Copas:  Cristiano Ronaldo,  5 vezes  (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)
 Marcador em mais finais:

Notas: Pelé e Vavá são os dois únicos jogadores a marcar em duas finais para as equipes vencedoras. Mbappé, Breitner e Zidane foram campeões apenas na primeira final.
 Estádio com maior número de gol(o)s em uma única edição:  Centenário, 44 gol(o)s em 10 partidas (1930)
 Gol(o) mais tardio (sem prorrogação):   Mehdi Taremi, 103 minutos (Inglaterra  6–2 , 2022)
Nota: Foi também o gol(o) de pênalti mais tardio sem prorrogação.
 Gol(o) ganhador mais tardio (sem prorrogação):   Toni Kroos, 95 minutos ( 2–1 ,2018)
 Gol(o) mais tardio (com prorrogação): 121 minutos,  Alessandro Del Piero ( 0–2 , 2006) e  Abdelmoumene Djabou ( 2–1 , 2014)
 Gol(o) de pênalti mais tardio (com prorrogação):  Kylian Mbappé, 118 minutos ( 3–3 , 2022)
 Mais tempo sem levar gol(o)s: , 558 minutos (2006–2010)
 Mais tempo sem levar gol(o)s na fase de grupos de uma edição:  (2022), 243 minutos
 Gol(o) após maior desvantagem no placar:  Oscar, 0–7/1–7 ( 1–7 , 2014)

Goleiros 
 Mais jogos:

 Mais gol(o)s sofridos:

 Maior média de gol(o)s sofridos:

 Mais gol(o)s sofridos em uma partida:  Luis Guevara Mora, 10 ( 10–1 , 1982)
 Menos gol(o)s sofridos em um torneio:  Pascal Zuberbühler, 0 (2006)
 Mais jogos sem sofrer gol(o)s:

 Mais minutos seguidos sem sofrer gol(o):  Walter Zenga, 517 minutos (1990)
 Mais minutos seguidos sem sofrer gol(o) em uma eliminatória:   Richard Wilson,  921 minutos (1982)

Hat-tricks 

 Hat-trick com maior diferença de tempo entre o primeiro e o terceiro gol(o) e o mais tardio (em jogos com prorrogação):

 Hat-trick com menor diferença de tempo entre o primeiro e o terceiro gol(o) e o único feito por um reserva:

 Hat-trick mais rápido (menor diferença entre o início do jogo e o terceiro gol(o)):

 Hat-trick mais tardio (sem prorrogação):

Nota: O de Batistuta foi também o com maior diferença de tempo entre o primeiro e o terceiro gol(o) em jogos sem prorrogação (87 minutos).
 Mais hat-tricks: 2

Nota: Gabriel Batistuta foi também o único jogador a fazer hat-trick em mais de uma edição.
 Jogador mais jovem a anotar um hat-trick:  Pelé,  17 anos e 244 dias ( 5–2 , 1958)
 Jogador mais velho a anotar um hat-trick:  Cristiano Ronaldo, 33 anos e 131 dias ( 3–3 , 2018)
 Única edição sem registros de hat-trick: 2006
 Edição com mais hat-tricks: 1954, com 8 registros.

Gol(o)s contra 

 Geral:

 Mais gol(o)s contra feitos:

 Mais gol(o)s contra recebidos:

 Mais gol(o)s contra feitos em relação ao nº de partidas:

 Mais gol(o)s contra recebidos em relação ao nº de partidas:

 Maior número de gol(o)s contra em uma única edição:

 Maior número de gol(o)s contra recebidos em uma única edição:

 Mais gol(o)s contra em relação ao total de gol(o)s feitos:

 Mais gol(o)s contra em relação ao total de gol(o)s sofridos:

 Menos gol(o)s contra em uma copa

 Mais gol(o)s contra em uma copa

 Edição com maior média de gol(o)s contra:

 Gol(o) contra mais rápido:

 Gol(o) contra e Gol(o) a favor:

Anfitriões que fizeram gol(o) contra:

Anfitriões que receberam gol(o) contra:

Estatísticas
Primeira seleção a fazer um gol(o) contra:  (1930).
Primeira seleção a receber um gol(o) contra:  (1930).
Maior período entre o registro de dois gol(o)s contra: 4410 dias (entre 16 de junho de 1938 e 13 de julho de 1950) e 4402 dias (entre 27 de junho de 1954 e 16 de julho de 1966)
Maior período entre o registro de dois gol(o)s contra de uma mesma seleção: 80 anos (1938–2018): 
Maior período entre o registro de dois gol(o)s contra não consecutivos de uma mesma seleção: 88 anos (1930–2018): 
Maior período entre o registro de dois gol(o)s contra em favor de uma mesma seleção: 64 anos (1954–2018): 
Maior período entre o registro de dois gol(o)s contra não consecutivos em favor de uma mesma seleção: 68 anos (1938–2006): 
Menor período entre o registro de dois gol(o)s contra: 1 dia (15 de junho de 2018 e 16 de junho de 2018).
Menor período entre o registro de dois gol(o)s contra de uma mesma seleção: 4 dias (16 de junho de 1966 e 20 de junho de 1966): 
Menor período entre o registro de dois gol(o)s contra em favor de uma mesma seleção: 15 dias (15 de junho de 2014 e 30 de junho de 2014): 
Maior período entre o registro de um gol(o) contra de uma seleção e um em favor da mesma seleção: 32 anos (1974 a 2006)  
Maior período entre o registro de um gol(o) contra de uma seleção e um em favor da mesma seleção (não consecutivos): 88 anos (1930 e 2018): 
Maior período entre o registro de um gol(o) contra em favor de uma seleção e um gol(o) contra da mesma seleção: 48 anos (1938 a 1986): 
Maior período entre o registro de um gol(o) contra em favor de uma seleção e um gol(o) contra da mesma seleção (não consecutivos): 68 anos (1950 e 2018): 
Menor período entre o registro de um gol(o) contra de uma seleção e um gol(o) contra em favor da mesma seleção: 42 minutos (2002) 
Menor período entre o registro de um gol(o) contra em favor de uma seleção e um gol(o) contra da mesma seleção: 42 minutos (2002) 
Primeiro placar aberto com um gol(o) contra: Brasil  6–1  (1950).
Primeiro placar finalizado com um gol(o) contra: Inglaterra  4–4  (1954).
Únicas partidas compostas somente por gol(o) contra: Inglaterra  1–0  (2006) e Marrocos  0–1  (2018).
Notas:
Além de Brandts e Mandžukić, outros seis dos 53 jogadores que já marcaram gol(o)s contra já fizeram a favor, só que em partidas diferentes, foram eles: o mexicano Manuel Rosas, que marcou um contra e dois a favor em 1930; o holandês Ruud Krol, que marcou um contra em 1978 e um a favor na mesma Copa; o iugoslavo Siniša Mihajlović, que marcou um contra e um a favor em 1998; o sul-coreano Park Chu-Young, que marcou um contra e um a favor em 2010; o espanhol Carles Puyol, que marcou um contra em 2002 e um a favor em 2010; e o russo Denis Cheryshev, que marcou um contra e quatro a favor em 2018. Brandts, antes do jogo com a Itália, já havia marcado um gol(o) para a Holanda. Mandžukić, antes da final do Mundial russo, já havia feito um gol(o) (a favor) na mesma edição e dois na anterior.
O jogador José Parra Martínez teria sido o autor do gol(o) contra da Espanha para o Brasil em 1950, devido ao fato de a bola ter desviado nele antes de ir ao gol(o), mas há várias fontes que creditam esse gol(o) a Ademir de Menezes. É, também, o primeiro gol(o) contra envolvendo um país sede.

Outros dados
 O primeiro gol contra foi registrado na primeira edição da Copa do Mundo, em 1930, quando o jogador mexicano Manuel Rosas o fez para o Chile, sendo o futebolista mais jovem da história a fazê-lo em uma Copa do Mundo, aos .

  Entre as seleções que tanto marcaram como sofreram, Alemanha, Portugal e Espanha possuem a maior soma de gols contra feitos e em benefício, com no caso da primeira sendo 1 contra feito e 4 que fizeram a favorecendo, no da segunda 2 feitos e 3 em seu favor e no da última 3 feitos e 2 a favor.

 Uma única partida teve dois gols contra, em 2006, quando o português Jorge Costa marcou a favor dos Estados Unidos, e o norte-americano Jeff Agoos em favor de Portugal. Além destas duas seleções, Espanha (1998), Paraguai (2006), Rússia (2018) e Croácia (2018) também tanto sofreram como foram beneficiadas com gol contra em uma mesma Copa, mas em partidas diferentes.

 Trinidad e Tobago é a única seleção que marcou mais gols contra que a favor em Copas, já que o de Brent Sancho foi o único na história da seleção no torneio.

 3 goleiros fizeram gols contra. Andoni Zubizarreta, da Espanha, em 1998; Noel Valladares, de Honduras, em 2014, e Yann Sommer, da Suíça, em 2018.

 O gol contra do goleiro hondurenho Valladares, foi o primeiro gol validado com o uso da tecnologia da linha do gol.

 O bósnio Sead Kolašinac marcou o gol contra mais rápido da história das Copas, ao marcar o gol logo aos 2 min de partida.

 O inglês Jimmy Dickinson marcou o gol contra mais tardio, tendo o feito aos 4 minutos do primeiro tempo da prorrogação (94 minutos). No tempo normal, o mais tardio foi o do marroquino Aziz Bouhaddouz, feito no 5º minuto do acréscimo da segunda etapa.

 O gol do sul-africano Pierre Issa em prol da França, em 1998, foi o gol número 1600 das Copas.

 No ano de 2018 foi registrado o maior número de gols contra, doze, possuindo também a maior média de gols contra: 0,18 por jogo (12 em 64 partidas). Em 2018 aconteceram os primeiros gol(o)s contra a favor de seleções da América Central e da Ásia.

 O mexicano Edson Álvarez fez, possivelmente, o primeiro gol contra de mão do torneio, em confronto com a Suécia (2018).

 O russo Sergey Ignashevich é, até os dias atuais, o jogador mais velho a fazer um gol contra, aos , em 2018.

 No ano de 2014 o primeiro gol da Copa foi um gol contra, marcado pelo lateral-esquerdo Marcelo da Seleção Brasileira, favorecendo a equipe da Croácia. Este foi, também, o primeiro gol contra da Seleção Canarinho em suas participações no torneio. Foi o segundo auto-gol em aberturas, pois Boyd, da Escócia, já havia feito um para o Brasil, em 1998, o gol da virada da partida que terminou em 2 a 1 para o brasileiros.

 Apenas a Bulgária e a anfitriã Rússia marcaram duas vezes contra em uma mesma Copa, a primeira em 1966 e a outra em 2018, com ambas realizando este ato em partidas seguidas. Além das duas, outra que marcou em jogos consecutivos, mas de edições diferentes, foi a Nigéria, que fez contra no seu último jogo em 2014 e na sua estreia em 2018.

 Somente a Iugoslávia marcou duas vezes em prol de uma mesma seleção, a Alemanha, primeiramente em 1954 (para a então Alemanha Ocidental) e depois em 1998.

 Holanda (1974/78), Espanha (1998/2002), Portugal (2002/06), Nigéria (2014/18) e Brasil (2014/18) são as únicas seleções a marcarem gols contra em edições seguidas.

 Itália (1970/74/78), Paraguai (2002/06), Estados Unidos (2002/06), Argentina (2010/14) e França (2014/18) são as únicas seleções beneficiadas com gols contra em edições seguidas.

 37 seleções marcaram um ou mais gols contra (46,25% do total de países que já disputaram o torneio) e 31 foram beneficiadas com um ou mais gols contra (38,75% do total de países que já disputaram o torneio). 19 tanto marcaram como foram beneficiadas, 19 apenas marcaram, 12 apenas foram beneficiadas e 32 nenhum nem outro.

 Das 54 partidas com gols contra, 8 terminaram empatadas e, desconsiderando a única partida em que ambos os times marcaram contra, 8 terminaram com vitória do time que fez o gol contra e 37 com vitória do time beneficiado.

 Os 55 gols contra representam 2,02% de todos os gols em Copas (2720 gols), uma média de 1 a cada 49. As 54 partidas com gols contra representam 5,60% de todas as partidas do torneio (964 partidas), uma média de uma a cada 18.

 Entre as campeãs, somente as Seleções Italiana, no título de 2006, e Argentina, no título de 2022, marcaram um gol contra em suas campanhas. As seleções da Alemanha (1954) e da França (1998 e 2018) foram favorecidas com gols contra em algum jogo da campanha do título. Somente a França das oito campeãs nunca marcou um.

 28 gols foram marcados no primeiro tempo e 26 no segundo tempo, além de um gol no primeiro tempo da prorrogação.

 Austrália (1974), África do Sul (1998) e Bósnia (2014) marcaram no primeiro jogo em Copas. Além deles, México (1930), Irã (1978) e Trinidad e Tobago (2006) também marcaram em sua primeira participação, mas no segundo jogo no caso das duas primeiras e no terceiro no da outra.

 Uruguai (1954) e Alemanha Ocidental (1978) marcaram contra em uma Copa em que defendiam o título. Já Itália (1986) e Brasil (1998) foram beneficiadas quando atuais campeãs.

Maiores artilheiros de todas as edições da Copa do Mundo

Maiores artilheiros em uma edição

Maiores assistentes em uma edição 
(Nota: As assistências começaram a ser computadas a partir da Copa de 1966.)

Gol(o)s mais rápidos

Marco miliário de gol(o)s em Copas do Mundo

Primeiro gol(o) de cada edição 

Nota: Sigfried Held e Pelé marcaram aos 15 minutos em seus respectivos jogos, iniciados ambos na mesma hora.
 Somente a  (1974) marcou o primeiro gol(o) e foi campeã.
 Nenhum autor de primeiro gol(o) tornou-se artilheiro da competição.

Gol(o)s em finais

Pelo tempo

Pela posição dos finalistas

Por confederação

Por jogador 
Em negrito os campeões da final em que marcaram.

 Gol(o) contra:
 Mario Mandžukić (da  para a , em 2018)

Como reserva

Por seleção

Por final

Por país sede

Outros dados 
Gol(o)s por anfitriões: 20 (em 8 edições, média de 2,5)
Gol(o)s em anfitriões: 14 (em 8 edições, média de 1,75)
Gol(o)s por estreantes: 9 (em 2 edições, média de 4,5)

Pontos 

As maiores pontuações, considerando as somas de gols e assistência, por edição, de acordo com o portal soccerway, desde 1966 (sem excluir jogadores que não disputaram as finais).

 Pontos:

(Nota: Em asterisco * os gols e assistências marcados em finais de Copa. Mais de um asterisco significa mais de uma ação na final.)

Dados Coletivos 

Esses são os números totais de chutes por jogo, somando a finalização das duas equipes. Abaixo os chutes de fora da área e a relação com porcentagem dos gols totais.

 Chutes por jogo:

 Finalizações de Fora da Área:

Técnicos 
 Maior número de partidas: 25, Helmut Schön (, 1966–1978).
 Maior número de vitórias: 16, Helmut Schön (, 1966–1978).
 Mais copas vencidas: 2, Vittorio Pozzo  (, 1934–1938).
 Mais Copas vencidas no geral, em diferentes funções: 4, Zagallo (), como jogador em 1958 e 1962, como treinador em 1970 e como assistente técnico em 1994.
 Maior número de copas:  6,  Carlos Alberto Parreira
 Maior número de seleções treinadas: 5,  Carlos Alberto Parreira (, 1982; , 1990; , 1994 e 2006; , 1998; , 2010) e  Bora Milutinovic (, 1986; , 1990; , 1994; , 1998; , 2002).
 Maior número de vitórias consecutivas: 11,  Luiz Felipe Scolari (, 2002 - 7) (, 2006 - 4).
 Maior número de partidas sem derrotas: 17,  Luiz Felipe Scolari (, 2002 - 7, 2014 - 5) (, 2006 - 5).
 Demitido durante a Copa:  Carlos Alberto Parreira () e  Cha Bum-kun () em 1998, após a segunda partida/derrota.
 Técnico mais jovem: 27 anos e 267 dias, Juan José Tramutola (, 1930).
 Técnico mais velho: 71 anos e 317 dias, Otto Rehhagel (, 2010).
 Melhor desempenho de um técnico estrangeiro: Vice-campeão, George Raynor (, técnico da  de 1958) e Ernst Happel (, técnico da  de 1978)

Participações em copas 
 22 (1) - ;
 20 (1) - ;
 18 (2) - , ;
 17 (1) - ;
 16 (3) - , , ;
 14 (2) - , ;
 13 (1) - (, , )
 12 (2) - , ;
 11 (4) - ( ), , , ;
 9 (4) - , , (, ), ;
 8 (4) - , , , ;
 7 (4) - , , , ;
 6 (9) - , , , , , ,  , , ;
 5 (2) - , ;
 4 (3) - , , ;
 3 (10) - , , , , , , , , , ;
 2 (6) - , , , , , ;
 1 (22) - , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  e .
 Seleções com mais de uma participação com estreia mais recente:   (2006)
 Seleções com mais de duas participações com estreia mais recente:  (2002)
 Seleções com mais de três participações com estreia mais recente:   (2006)
 Seleção com mais de cinco participações com estreia mais recente:  (1998)
 Seleção com mais de seis participações com estreia mais recente:  (1998)
 Seleção com mais de sete participações com estreia mais recente:  (1982)
 Seleção com mais de dez participações com estreia mais recente: / (1958)
 Seleção com mais de onze participações com estreia mais recente:  (1950)
 Seleções com mais de quinze participações com estreia mais recente:  e  (1934)
 Seleção com mais de dezoito participações com estreia mais recente:  (1934)
 Seleções há mais Copas sem se classificar:  e   (19)
 Seleção com mais de uma participação há mais Copas sem se classificar:  (9)
 Seleções com mais de duas participações há mais Copas sem se classificar:  e  (8)
 Seleção com mais de três participações há mais Copas sem se classificar:  (8)
 Seleção com mais de dez participações há mais Copas sem se classificar:  (2)
 Seleção nunca campeã, finalista ou semifinalista com mais participações:  (17)
 Seleção nunca em quartas com mais participações:  (8)
 Seleção nunca em mata-mata com mais participações:  (8)
 Seleção com mais de um título com menos participações:  (14)
 Seleção com mais de duas finais com menos participações:  (11)
 Seleções com um único título com mais participações:  e  (16)
 Seleção finalista com menos participações:  (6)
 Seleção semifinalista com menos participações:  (2)
 Seleção mais de uma vez semifinalista com menos participações:  (6)
 Seleção que disputou quartas com menos participações:  (1)
Nota: Espanha e Inglaterra também são as seleções com um único título com menos participações.

 Participações como país anfitrião em relação ao número de participações:

 Última Copa das seleções que não jogaram a edição mais recente, excluindo as que só disputaram uma Copa:
 2018 (1 Copa ausente): , , , , , ;
 2014 (2 Copa ausente): , , , , , ;
 2010 (3 Copas ausente): , , , , ;
 2006 (4 Copas ausente): ;
 2002 (5 Copas ausente): , ;
 1998 (6 Copas ausente): , , , , ;
 1994 (7 Copas ausente): ;
 1986 (8 Copas ausente): , ;
 1982 (9 Copas ausente): .
Seleção há uma Copa ausente com mais participações:  (12)
Seleção há mais de uma Copa ausente com mais participações:  (18)
Seleção há mais de três Copas ausente com mais participações:  (9)
Seleção há mais de oito Copas ausente com mais participações:  (2)

 Copas por seleções que só disputaram uma única vez:
 2022: 
 2018: , ;
 2014: ;
 2010: ;
 2006: , , , ;
 2002: ;
 1998: ;
 1990: ;
 1986: ;
 1982: ;
 1974: , , ;
 1970: ;
 1938: , .

Nota:  possui a melhor campanha dentre estas: 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Maior número de participações consecutivas em copas 
 22 (1) - ;
 18 (1) - ;
 14 (1) - ;
 12 (1)- ;
 11 (1) - ;
 9 (1) - ;
 7 (2) - , ;
 6 (4) - ; , , ;
 5 (2) - , ;
 4 (11) - , , , , , (, , ), , , ( ), , ;
 3 (10) - , , , , , , (, ), , , ;
 2 (15) - , , , , , , , , , , , , ,  e .
 Seleção que disputou mais Copas antes de conseguir duas consecutivas:  (7)
 Seleções que disputaram mais Copas e não conseguiram duas consecutivas:  e  (3)
 Seleção que disputou mais Copas e não conseguiu três consecutivas:  (9)
 Seleção que disputou mais Copas e não conseguiu quatro consecutivas:  (12)
 Seleção que disputou mais Copas e não conseguiu cinco ou seis consecutivas:  (14)
 Seleções que disputaram mais Copas e não conseguiram sete consecutivas:  e  (16)
 Seleção que disputou mais Copas e não conseguiu oito, nove, dez, onze ou doze consecutivas:  (17)
 Seleção que disputou mais Copas e não conseguiu treze ou quatorze consecutivas:  (18)
 Seleção que disputou mais Copas e não conseguiu quinze, dezesseis ou dezessete consecutivas:  (18)
 Seleção que disputou mais Copas e não conseguiu dezoito ou mais consecutivas:  (20)
 Seleções que as Copas que participaram foram todas consecutivas:
 22 - ;
 7 - ;
 3 - , ;

 Seleções que participaram de todas as Copas desde a sua edição de estreia:
 22 -  (estreia: 1930);
 7 -  (estreia: 1998);

 Seleções que participaram de mais de uma edição que não disputaram ao menos duas Copas consecutivamente:
 3 - , ;
 2 - , , , , , .

 Participações em todas as edições anteriores:
 1930 - , , , , , , , , , , , , 
 1934 - , , , ,  e 
 1938 - , ,  e 
 1950−2022 -

Atual sequência de Copas consecutivas 
 22 -  (1930−2022);
 18 -  (1954−2022);
 13 -  (1974−2022);
 12 -  (1978−2022);
 10-  (1986−2022);
 8 -  (1994−2022);
 7 - , ,  (1998−2022);
 6 -  (2002−2022);
 5 - ,  (2006−2022);
 4 - ,  (2010−2022);
 3 - , ,  (2014−2022).

Participantes de 2022 ausentes da edição anterior (última participação):
  (1958),  (1986),  (2014),  (2014),  (2014),  (2014),  (2014), e  (estreante).

Participante com mais títulos por edição 
Em negrito, campeão.
 1934 - nenhum (, com 1 título, ausente)
 1938 -  Itália: 1 título (, com 1 título, ausente)
 1950 - : 2 títulos
 1954 -  e : 2 títulos
 1958 - : 1 título ( e , com 2 títulos cada um, ausentes)
 1962 -  e : 2 títulos
 1966 - ,  e : 2 títulos
 1970 - ,  e : 2 títulos
 1974-1982 - : 3 títulos
 1986-1990 -  e : 3 títulos
 1994 - ,  e : 3 títulos
 1998 - : 4 títulos
 2002 - : 4 títulos
 2006-2022 - : 5 títulos
 Maior diferença entre o participante com mais títulos e o segundo: 2 títulos, 2006 (: 5;  e : 3)
 Primeira seleção a conquistar dois títulos:  Itália (1938)
 Primeira seleção a conquistar três, quatro e cinco títulos:  (1970, 1994 e 2002)
 Finais entre os maiores campeões (ambos com mesmo número de títulos):  -  (1970 e 1994)
 Finais entre o maior e o segundo maior campeão:  -  (2002)

Edições por número de campeões e futuros campeões competindo 
Em negrito, casos de títulos inéditos.

 1930 - nenhum (0 de 0 existente)/, ,  e  (4 de 8 existentes)
 1934 - nenhum (0 de 1 existente)/ Alemanha, , , , ,  Itália (6 de 7 existentes)
 1938 -  Itália (1) (1 de 2 existentes)/ Alemanha, ,  (3 de 6 existentes)
 1950 -  (2) e  (1) (2 de 2 existentes)/, ,  (3 de 6 existentes)
 1954 -  (2) e  (2) (2 de 2 existentes)/, , ,  (4 de 6 existentes)
 1958 -  (1) (1 de 3 existentes)/, , ,  (4 de 5 existentes)
 1962 -  (1),  (1),  (2) e  (2) (4 de 4 existentes)/, ,  (3 de 4 existentes)
 1966 -  (1),  (2),  (2) e  (2) (4 de 4 existentes)/, , ,  (4 de 4 existentes)
 1970 -  (1),  (2),  (1),  (2) e  (5 de 5 existentes)/nenhum (0 de 3 existentes)
 1974 -  (1),  (3),  (2) e  (2) (4 de 5 existentes)/ (1 de 3 existentes)
 1978 -  (2),  (3) e  (2) (3 de 5 existentes)/, ,  (3 de 3 existentes)
 1982 -  (1),  (2),  (3),  (1) e  (2) (5 de 6 existentes)/,  (2 de 2 existentes)
 1986 -  (1),  (2),  (3),  (1),  (3) e  (2) (6 de 6 existentes)/,  (2 de 2 existentes)
 1990 -  (2),  (2),  (3),  (1),  (3) e  (2) (6 de 6 existentes)/ (1 de 2 existentes)
 1994 -  (2),  (3),  (3) e  (3) (4 de 6 existentes)/ (1 de 2 existentes)
 1998 -  (2),  (3),  (4),  e  (3) (5 de 6 existentes)/,  (2 de 2 existentes)
 2002 -  (2),  (3),  (4),  (1),  (1),  (3) e  (2) (7 de 7 existentes)/ (1 de 1 existente)
 2006 -  (2),  (3),  (5),  (1),  (1) e  (3) (6 de 7 existentes)/ (1 de 1 existente)
 2010 -  (2),  (3),  (5),  (1),  (1),  (4) e  (2) (7 de 7 existentes)/ (1 de 1 existente)
 2014 -  (2),  (3),  (5),  (1),  (1),  (1),  (4) e  (2) (8 de 8 existentes)
 2018 -  (2),  (4),  (5),  (1),  (1),  (1) e  (2) (7 de 8 existentes)
 2022 -  (2),  (4),  (5),  (1),  (1),  (2) e  (2) (7 de 8 existentes)

 Ausências da seleções que já foram campeãs:

 Copas com todos os campeões: 1950, 1954 (2); 1962, 1966 (4); 1970 (5); 1986, 1990 (6); 2002, 2010, (7); 2014 (8)
 Copas com todos os futuros campeões: 1966 (4); 1978 (3); 1982, 1986, 1998 (2); 2002, 2006, 2010 (1)
 Copas com todos os campeões/futuros campeões: 1966, 1986, 2002, 2010 (8)
 Ausência de tetra-campeão:  (2018 e 2022)
 Ausências de bi-campeão:  (1958, 1978, 1982, 1994, 1998, 2006) e  (1958)
 Ausências de seleção com um título:  (1934 e 1938) e  (1974, 1978 e 1994)

Fase de grupos
Nota: Em 1934 e 1938 não houve fase de grupos, e nas edições de 1974, 1978 e 1982 houve uma segunda fase de grupos. Em 1950 houve um quadrangular final. 

 Tabela:
Nota: Em negrito, a confederação pertencente ao país sede. 

 Grupos:

 Integrantes:

 Fases:

Formações mais comuns:

 Total:

 Pela quantidade de seleções das confederações:

 Nota: Em parênteses a quantidade de grupos com dois, três e quatro times.

 Copa com mais grupos com mesma sequência de pontos: 1930, 3 grupos (líder: 2 vitórias (4 pontos); segundo: 1 vitória e 1 derrota (2 pontos); último: 2 derrotas (0 pontos))
 Grupo 2 (,  e ), Grupo 3 (,  e ) e Grupo 4 (,  e )

 Copa com mais grupos cujas seleções da mesma colocação fizeram o mesmo número de gol(o)s: 2018, 8 grupos (posição: quarto lugar; número de gol(o)s: 2)
 Copas sem grupos: 1934, 1938
 Copas com 4 grupos: 1930, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970
 Copas com 5 grupos: 1950
 Copas com 6 grupos: 1974, 1978, 1986, 1990, 1994
 Copas com 8 grupos: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
 Copas com 10 grupos: 1982
 Grupos mais parecidos:
 Grupo 1 de 1950 (, ,  e ) e Grupo 1 de 1954 (, ,  e )
 Grupo 1 de 1950 (, ,  e ) e Grupo E de 2018 (, ,  (ex-) e )
 Quadrangular Final de 1950 (, ,  e ) e Grupo 3 de 1978 (, ,  e )
 Grupo 1 de 1966 (, ,  e ) e Grupo A de 2010 (, ,  e )
 Grupo 1 de 1990 (, ,  e ) e Grupo E de 2006 (, ,  e )
 Grupo D de 1994 (, ,  e ) e Grupo B de 2010 (, ,  e )
 Grupo C de 2018 (, ,  e ) e Grupo D de 2022 (, ,  e )
 Grupo E de 2018 (, ,  e ) e Grupo G de 2022 (, ,  e )

 Grupos com todas as seleções da mesma confederação:
 Grupo 4 de 1950 ( e )
 Grupo 4 de 1954 (, ,  e )
 Grupo B de 1974 (, ,  e )
 Grupo A de 1978 (, ,  e )
 Grupo A de 1982 (,  e )
 Grupo B de 1982 (,  e )
 Grupo D de 1982 (,  e )
 Nota: O grupo 4 de 1950 é também o com menos times e o único sem europeus.

 Grupo com mais seleções de mesma confederação, excetuando as da UEFA: 3 (,  e )
 Grupo B de 1978 (, ,  e )
 Nota: Primeiro grupo com apenas um europeu desde 1930.

 Grupo com mais seleções de mesma confederação, excetuando as da UEFA ou CONMEBOL: 2 ( e )
 Grupo 1 de 1970 (, ,  e )

 Grupo com mais campeões: 3 (,  e )
 Grupo D de 2014 (, ,  e )

 Grupo com mais seleções estreantes (excluindo a 1ª edição) : 3 (,  e )
 Grupo H de 1998 (, ,  e )
 Nota: Último grupo com mais de um estreante.

 Grupos com 4 jogos:
 Grupo 1 de 1954 (, ,  e )
 Grupo 3 de 1954 (, ,  e )

 Grupos com 5 jogos:
 Grupo 2 de 1954 (, ,  e )
 Grupo 4 de 1954 (, ,  e )

 Grupos com 7 jogos:
 Grupo 1 de 1958 (, ,  e )
 Grupo 3 de 1958 (, ,  e )
 Grupo 4 de 1958 (, ,  e )

 Grupo com mais empates: 5
 Grupo 1 de 1982 (, ,  e )
 Grupo F de 1990 (, ,  e )

 Grupo com mais empates (três times): 2
 Grupo B de 1982 (,  e )

 Grupo com mais resultados iguais: 4 vezes (3 a 1)
 Grupo 3 de 1966 (, ,  e )

 Grupo com mais resultados iguais (três times): 2 (4 a 0, 3 a 0 e 0 a 0, respectivamente)
 Grupo 2 de 1930 (,  e )
 Grupo 4 de 1930 (,  e )
 Grupo B de 1982 (,  e )

 Grupo de quatro times com menos resultados diferentes: 2 (1 a 0 e 2 a 1)
 Grupo C de 1990 (, ,  e )
 Grupo F de 1994 (, ,  e )

 Grupo com mais gol(o)s: 41  (média de 8,2 gol(o)s)
 Grupo 2 de 1954 (, ,  e )
 Nota: É também o grupo onde o líder teve o melhor ataque (17 gol(o)s)

 Grupo com todas as seleções marcando em todos os jogos:
 Quadrangular Final de 1950 (, ,  e )
 Grupa 2 de 1958 (, ,  e )
 Grupo C de 1982 (,  e )

 Grupo com mais gol(o)s (três times): 12  (média de 4 gol(o)s)
 Grupo C de 1982 (,  e )

 Grupo com mais seleções sem marcar gol(o)s: 2 ( e )
 Grupo 3 de 1954 (, ,  e )

 Grupo com mais seleções sem levar gol(o)s: 2 ( e )
 Grupo 3 de 1954 (, ,  e )

 Grupo com menos gol(o)s: 6 (média de 1 gol(o))
 Grupo 2 de 1970 (, ,  e )
 Nota: É também o grupo onde o líder teve o pior ataque (1 gol(o))

 Grupo com menos gol(o)s (três times): 3 (média de 1 gol(o))
 Grupo B de 1982 (,  e )

 Grupo com os três primeiros colocados com mesma pontuação:
 Desempenho: 2 vitórias e 1 derrota:
 Grupo B de 1982 (,  e )
 Grupo D de 1994 (,  e )
 Grupo F de 1994 (,  e )
 Desempenho: 1 vitória e 2 empates:
 Grupo 2 de 1974 (,  e )
 Desempenho: 1 vitória e 1 empate e 1 derrota:
 Grupo E de 1994 (,  e )

 Grupo com os três últimos colocados com mesma pontuação:
 Desempenho: 1 vitória e 2 derrotas:
 Grupo 2 de 1950 (,  e )
 Desempenho: 1 vitória e 1 empate e 1 derrota:
 Grupo E de 1994 (,  e )

 Grupo com todas as seleções terminando com a mesma pontuação: 4 pontos
 Grupo E de 1994 (, ,  e )
Nota: As 4 seleções terminaram com o mesmo saldo (0). Foi também o último grupo a aparecer 3 seleções europeias.

 Grupo de três times com os dois últimos colocados com mesma pontuação: 1 ponto
 Grupo D de 1982 (,  e )

 Grupo de três times com os dois primeiros colocados com mesma pontuação: 3 pontos (4 pontos segundo critério atual)
 Grupo A de 1982 (,  e )

 Grupo em que o líder perdeu para o último colocado:

 Seleções que só jogaram mata-mata:
  (enfrentou  (2 vezes) e , em 1938)
  (hoje , enfrentou , em 1938)
Nota: Demais seleções que estrearam em 1934 ou 1938 são as que jogaram partida mata-mata antes de partida em fases de grupo.

 Seleções eliminadas com melhor desempenho que classificadas:
  (grupo 2), com 1 vitória e 2 empates, foi eliminada, enquanto  (grupo 4), com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, foi classificada (1974)
  (grupo B), com 2 vitórias e 1 derrota, foi eliminada, enquanto  (grupo A), com 3 empates, foi classificada (1982)
  (grupo F), com 1 vitória e 2 derrotas, foi eliminado, enquanto  (grupo E), com 2 empates e 1 derrota, foi classificado (1986)
  (grupo A) e  (grupo D), ambos com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, foram eliminados, enquanto  (grupo B), com 3 empates, foi classificado (1998)
  (grupo E), com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e saldo 0, foi eliminado, enquanto  (grupo C), com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e saldo -2, foi classificada (2014)
  (grupo B) e  (grupo H), ambos com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e saldo 0, foram eliminados, enquanto  (grupo D), com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e saldo -2, foi classificada (2018)

 Último colocado de grupo com desempenho igual ao líder: , 1994 (1 vitória, 1 empate e 1 derrota, tal qual o )
 Seleções que disputaram a colocação no grupo por sorteio:

Nota: Apesar de ficar com a 3ª colocação,  classificou-se para a fase seguinte.
Seleções que se classificaram na fase de grupos sem vencer nenhum jogo
  (3 empates em 1982)
  (2 empates e 1 derrota em 1986),  (2 empates e 1 derrota em 1986)
  (3 empates em 1990),  (3 empates em 1990)
  (3 empates em 1998)

Estreantes
 Estreantes por edição:

 Última partida de estreantes:   2–1  (1998)
 Última partida de estreantes em mata-mata (quartas):   5–3  (1966)

 Edição com mais estreantes: 1930, 13
 Edição com menos estreantes: 1950, 2010, 2014, e 2022, 1
 Edição com maior taxa de estreantes (excluindo a primeira edição):  1934, 62,5% (10 de 16)
 Edição com menor taxa de estreantes: 2010, 2014 e 2022, 3,1% (1 de 32)
 Edição com maior taxa de renovação na lista de seleções: 1950, 69,23% (9 de 13)
 Edição com menor taxa de renovação na lista de seleções: 1966 18,8% (3 de 16)
 Edição com mais seleções que jogaram apenas uma edição: 2006, 4
 Edição com mais seleções que jogaram apenas uma edição em relação ao total de seleções: 1974, 18,75% (3 de 16)

Gols em fase de grupos
 Edição com mais gol(o)s na fase de grupos: 2014,  136
 Edição com melhor desempenho dos primeiros colocados da fase de grupos nas oitavas: 2014, 8 (100%)
 Terceiro colocado de grupo com melhor desempenho:   (1990) e   (1994), finalistas
 Segundo colocado de grupo terminando como campeão:  (1954 e 1974),  (1978) e  (1982)
 Último colocado de grupo com melhor desempenho:  (1986) e  (1994), 17º (dentre 24 seleções)
 Primeiro colocado de grupo com pior desempenho: ,  13º (dentre 32 seleções), 2002
 Primeiro colocado de grupo com melhor ataque: ,  17 (1954)
 Primeiro colocado de grupo de três times com melhor ataque:  e  em 1930,  6 gol(o)s
 Segundo colocado de grupo com melhor ataque: 8 gol(o)s,  (1962),  (2018)  e  (2018)
 Segundo colocado de grupo de três com melhor ataque:  em 1930 e 1982, 5 gol(o)s
 Terceiro colocado de grupo com melhor ataque: , 12 (1982)
 Terceiro colocado de grupo de três com melhor ataque: , 3 (1982)
 Quarto colocado de grupo com melhor ataque: 5,   (1954),  (1958)  e  (1962)
 Último colocado de grupo com melhor ataque que o líder do grupo:

Confrontos mais repetidos em copas 
 Nota: Em parênteses, o nº de confrontos decisivos (mata-mata); incluindo também partidas pela disputa do 3º lugar e última partida da 2ª  fase de grupos ou fase quadrangular final (edições de 1950, 1974, 1978 e 1982), e/ou jogos desempate (edições de 1954 e 1958). Também é incluída a 1ª fase das edições de 1934 e 1938, onde as mesmas já iniciavam a competição em fase de mata-mata.
 7 confrontos:

 6 confrontos:

 5 confrontos:

 Nota: Em 1982, o confronto entre  e  era decisivo somente para a seleção da .
 4 confrontos:

 Nota: Em 1982, o confronto entre  e  era decisivo somente para a seleção da .

Em 1982, o confronto entre  e  era decisivo somente para a seleção da .

Em 1978, o confronto entre  e  era decisivo somente para a seleção da .

Em 1978, o confronto entre  e  era decisivo somente para a seleção do .
 3 confrontos:

Confrontos repetidos em um mesmo mundial 
 Mesma fase: (Partidas desempate)

 Fases diferentes:

 Nota:  -  é o único confronto repetido em que ocorreu mais de uma vez nas copas, ao passo que a  é a única seleção que enfrentou confrontos repetidos com duas seleções diferentes em um mesmo mundial.

Outros confrontos repetidos

No mesmo país em diferentes edições

Em países do confronto

Na mesma cidade em diferentes edições

No mesmo estádio em diferentes edições

Confederações 
 Copas com todas confederações: (3 vezes)  1982, 2006 e 2010
 Copas com cinco confederações: (10 vezes)  1970, 1974, 1978, 1986, 1990, 1994, 1998,  2002, 2014, 2018, 2022 (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF e AFC, com exceção de 1974: OFC em vez de AFC)
 Copas com quatro confederações: (4 vezes)  1934, 1938, 1954 e 1966 (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF e AFC, com exceção de 1934: CAF em vez de AFC)
 Copas com três confederações: (4 vezes) 1930, 1950, 1958 e 1962 (UEFA, CONMEBOL e CONCACAF).
 Copas em que cinco das seis confederações presentes presentes tiveram mais de um representante: (2 vezes) 2006 e 2010.
 Copas em que cinco das cinco confederações presentes tiveram mais de um representante: 8 vezes (1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2018, e 2022)
 Copas em que três das três confederações tiveram mais de um representante: (2 vezes) 1930, 1950
 Confederações em todas as Copas: UEFA, CONMEBOL e CONCACAF
 Confederação a sempre enviar mais de um representante: UEFA
 Confederação a ser a única com mais de um representante em uma edição: UEFA, 1938
 Confederação a nunca enviar mais de um representante: OFC
 Confederação em menos Copas: OFC (4 edições:  1974, 1982, 2006 e 2010)
 Confederação com mais Copas enviando apenas um representante: CONCACAF (8 edições: 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1974 e 1978)
 Confederação com seleções em todos os jogos de uma Copa: UEFA (1934, 1938 e 1958)
 Confederação com todas as vagas da fase de quartas-de-final de uma edição: UEFA (1934)
 Confederação com todas as vagas da fase de semifinais de uma edição: UEFA (1934, 1966, 1982, 2006 e 2018)
 Confederação com maior tempo entre aparições/primeira e segunda participação: CAF (36 anos: 1934-1970)
 Copas com mais seleções da UEFA: 1998 e 2002 – 15 seleções
 Copa com mais seleções da CONMEBOL: 1930 – 7 seleções
 Copas com mais seleções da CONCACAF: 2006 e 2014 – 4 seleções
 Copa com mais seleções da CAF: 2010 – 6 seleções
 Copa com mais seleções da AFC: 2018 – 5 seleções
 Seleção que disputou eliminatórias em mais confederações: , AFC, OFC e UEFA
 Seleção que disputou mais Copas como o único representante da sua confederação: , 5
 Seleções que enfrentaram seleções de todas as confederações:

Nota: Os confrontos foram em edições diferentes e a edição apresentada é somente a do confronto com a seleção da última confederação à qual o país faltava competir.

 Enfrentaram 5 das 6 confederações (nunca enfrentaram a OFC):
, , , , , , , , , , , ,
, , , , ,  e 

 Seleções que enfrentaram uma só confederação (UEFA):

 Seleções não europeias que não enfrentaram um europeu na estreia da primeira participação em Copas:

 Seleções que disputaram como único representante da sua confederação:
Em negrito as que apenas disputaram como único representante da sua confederação

 Confederação com mais títulos consecutivos de seleções diferentes: UEFA, 4  (, ,  e  entre 2006 e 2018)
 Mais confrontos com seleções da UEFA:

 Mais confrontos com seleções da CONMEBOL:

 Mais confrontos com seleções da CONCACAF:

 Mais confrontos com seleções da CAF:

 Mais confrontos com seleções da AFC:

 Mais confrontos com seleções da OFC:  e , 2
 Seleção que enfrentou um mesmo rival em duas confederações diferentes:  -  em 1974 (OFC) e 2010 (AFC)
 Seleção campeã jogando contra seleções de uma só confederação (UEFA): , 1954 e , 1958

 Títulos jogando contra duas confederações:

 Títulos jogando contra três confederações:

Nota:  (1962) jogou contra todas as confederações presentes na edição.

 Títulos jogando contra quatro confederações:

Nota:  é a única que jogou contra todas as confederações em ao menos uma campanha de título.

 Títulos por confronto ou não com a CONMEBOL:

 Títulos por confronto ou não com a CONCACAF:

 Títulos por confronto ou não com a AFC:

 Títulos por confronto ou não com a CAF:

 Títulos com confronto contra OFC:

Confrontos por confederações 
Nota:  fez parte da confederação asiática até as eliminatórias para a Copa de 1986, porém em 1958, disputou a vaga numa região asiática/africana. Em 1989 disputou pela confederação da Oceania as eliminatórias para a Copa de 1990 e a partir de 1991 passou a integrar a UEFA. A  fez parte da confederação da Oceania até as eliminatórias para a Copa de 2006 passando a integrar a confederação asiática na edição seguinte.

  Confederações diferentes

  CONMEBOL X UEFA

236 confrontos com 95 vitórias da CONMEBOL, 88 vitórias da UEFA e 53 empates.
 Confrontos mais repetidos:  -  e  -  7 vezes.
 Primeiro confronto:  2–1  em 1930
 Mais partidas:  (74),  (55) e  (37)
 Maiores vitórias:  7–0 ,  7–1 ,   7–1 ,  6–0 ,  6–1 ,   6–1  e  6–1 
 Confrontos na final: 1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2022 (8 vitórias da CONMEBOL - 2 nos pênaltis - e 3 da UEFA)

  UEFA X CAF88 confrontos com 47 vitórias da UEFA, 18 vitórias da CAF e 23 empates.
 Confrontos mais repetidos:  - ,  - , / -
,  - ,  - ,  -  e  -  - 2 vezes.
 Primeiro confronto:  4–2  em 1934
 Mais partidas:  (14),  (13) e  (12)
 Maiores vitórias:  9–0  e  6–1 
 Confrontos na semifinal: 2022 (vitória da UEFA)
 Confrontos nas quartas: 1990, 2002, 2022 (2 vitórias da UEFA, 1 da CAF)
 Confrontos nas oitavas: 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2014, 2022 (5 vitórias da UEFA, 2 vitórias da CAF - uma após empate)

  CONMEBOL X CONCACAF

29 confrontos com 22 vitórias da CONMEBOL, 3 vitórias da CONCACAF e 4 empates.
 Confrontos mais repetidos:  -  - 5 vezes
 Primeiro confronto:  3–0  em 1930
 Mais partidas:  (13) e  (9)
 Maiores vitórias:  6–1  e  5–0 
 Confrontos na semifinal: 1930 (vitória da CONMEBOL)
 Confrontos nas oitavas: 1994, 2006, 2010, 2018 (4 vitórias da CONMEBOL)

  UEFA X AFC71 confrontos com 46 vitórias da UEFA,  10 vitórias da AFC e 15 empates.
 Confrontos mais repetidos:  -  e  -  - 3 vezes
 Primeiro confronto:  6–0  em 1938
 Mais partidas:  (23)
 Maiores vitórias:  9–0 ,  8–0 ,  7–0  e  7–0 
 Confrontos na semifinal: 2002 (vitória da UEFA)
 Confrontos nas quartas: 1966, 2002 (1 vitória da UEFA, 1 empate vencido pela AFC)
 Confrontos nas oitavas: 1994, 2002, 2014, 2018, 2022 (4 vitórias da UEFA - uma após empate - e 1 da AFC)

  CONMEBOL X CAF

28 confrontos com 20 vitórias da CONMEBOL, 5 vitórias da CAF e 3 empates.
 Confrontos mais repetidos:  -  - 5 vezes
 Primeiro confronto:  3–0  em 1970
 Mais partidas: , , ,  (6)
 Maior vitória:  4–1 
 Confrontos nas quartas: 2010 (empate vencido pela CONMEBOL)
 Confrontos nas oitavas: 1990, 2006 (1 vitória da CONMEBOL, 1 vitória da CAF)

  UEFA X CONCACAF91 confrontos com 51 vitórias da UEFA, 16 vitórias da CONCACAF e 24 empates.
 Confrontos mais repetidos:  -  e  -  - 4 vezes
 Primeiro confronto:  4–1  e  3–0  em 1930
 Mais partidas:  (34) e  (21)
 Maiores vitórias:  10–1 ,  8–0 ,  7–0 ,  7–1  e  6–0 
 Confrontos nas quartas: 1938, 1970, 1986, 2002 (4 vitórias da UEFA, uma após empate)
 Confrontos nas oitavas: 1986, 1990, 1994, 1998, 2014, 2022 (6 vitórias da UEFA - uma após empate - e 2 vitórias da CONCACAF, uma após empate)

 Nota:  4–1  e  3–0  ocorreram no mesmo dia e no mesmo horário.

  CONMEBOL X AFC

21 confrontos com 17 vitórias da CONMEBOL, 1 vitória da AFC 3 empates.
 Confrontos mais repetidos:  -  e  -  - 2 vezes
 Primeiro confronto:  1–1  em 1966
 Mais partidas:  (5) e  (4)
 Maior vitória:  4–0 
 Confrontos nas oitavas: 2010, 2022 (4 vitórias da CONMEBOL, uma após empate)

  AFC X CAF17 confrontos com 6 vitórias da AFC, 4 vitórias da CAF e 7 empates.
 Primeiro confronto:  2–1  em 1994
 Mais partidas:  (5) e  (4)
 Maior vitória:  3–0 

  UEFA X OFC

8 confrontos com 5 vitórias da UEFA e 3 empates.
 Primeiro confronto:  2–0  em 1974
 Mais partidas: ,  (4)
 Maior vitória:  5–2 
 Confrontos nas oitavas: 2006 (vitória da UEFA)

  CAF X CONCACAF8 confrontos com 3 vitórias da CAF, 3 vitórias da CONCACAF e 2 empates.
 Confronto mais repetido:  -  - 3 vezes
 Primeiro confronto:  3–1  em 1978
 Mais partidas: ,  (4)
 Maior vitória:  3–1 
 Confrontos nas oitavas: 2010 (vitória da CAF)

  CONCACAF X AFC

8 confrontos com 6 vitórias da CONCACAF, 1 vitória da AFC e 1 empate.
 Confronto mais repetido:  –  - 2 vezes
 Primeiro confronto:  –  em 1986
 Mais partidas:  (4)
 Maior vitória:  3–1  e  3–1 

  CONMEBOL X OFC4 confrontos com 2 vitórias da CONMEBOL e 2 empates.
 Primeiro confronto:  0–0  em 1974
 Mais partidas: ,  e  (2)
 Maior vitória:  4–0 

  OFC X AFC

1 confronto com vitória da OFC
 Confronto:  3–1 

  Mesmas confederações

  UEFA X UEFA263 confrontos com 56 empates
 Confronto mais repitido:  - / - 7 vezes
 Primeiro confronto:  3–2 ,  2–1 ,  3–2  e  5–2 
 Mais partidas:  (64),  (45),  (37) e  (35)
 Maiores vitórias:  6–0 ,  8–3 ,  7–2 ,  6–1  e  6–1 
 Confrontos na final: 1934, 1938, 1954, 1966, 1974, 1982, 2006, 2010, 2018

Nota: Todas as partidas da 1ª fase da copa de 1934 ocorreram no mesmo dia e no mesmo horário.

  CONMEBOL X CONMEBOL

24 confrontos com somente 2 empates
 Confrontos mais repetidos:  -  e  -  - 4 vezes
 Primeiro confronto:  1–0  em 1930
 Mais partidas:  (13) e ,  (8)
 Maiores vitórias:  8–0  e  6–0 
 Empates:  0–0  e  1–1 
 Confrontos na final: 1930 (mais um que era efetivamente a final em 1950)
 Confrontos na segunda fase: 1950 (1), 1974 (1), 1978 (3), 1982 (1)
 Confrontos na semifinal: 1962, 1970

  CONCACAF X CONCACAF2 confrontos
 Primeiro confronto:  4–0  em 1970
 Mais partidas:  (2)
 Confrontos:  4–0  e  2–0

Público 
 Público por edição e total:

Média de público por edição: 
Média de menor público: 
Média de maior público: 
 Maior público: ,  2–1 , 1950
 Maior público em uma estreia:  0–0 , 1970
 Maior público em uma eliminatória: ,   6–0 , 1975
 Menor público: ,   3–1  , 1930
 Menor público em um jogo de fase final:  ,  Alemanha  2–1 , 1934
 Menor público em uma eliminatória: 800,   2–1 , 2005
 Menor público em uma final: , Itália  4–2
|, 1938
 Copa com pior média: 1934,  23.235
 Copa com melhor média: 1994, 68.991

Sediamento 
 Número de jogos por país:

Nota: Em parênteses os jogos de cada uma das edições dos países que sediaram mais de uma vez.
 Número de jogos por continente:

Nota: 4 dos 64 jogos do Mundial russo foram na Rússia Asiática
 Espaço entre uma Copa e outra como sede:

Nota:  é a única seleção a sediar mais de um Mundial e não possuir títulos.
 Pior colocação já obtida

Títulos conquistados

Notas: A  é a única seleção a ter títulos como anfitriã, ex-anfitriã e futura anfitriã.As oito seleções que já foram campeãs sediaram ao menos um Mundial.
 Títulos por confederação em Copas na Europa:

 Títulos por confederação em Copas na América:

Nota: Na América do Sul foram 4 campeonatos e 3 vices para a CONMEBOL e 1 campeonato e 2 vices para a UEFA. Na América do Norte foram 3 campeonatos para a CONMEBOL e 3 vices para a UEFA.

 Títulos por confederação em Copas na Ásia:

 Uma seleção campeã no solo da outra:

Nota: Ambas como anfitriãs terminaram a competição em 3º lugar.

 Número de títulos igual ao de sediamentos:

 Estádio que sediou mais finais: Estádio do Maracanã  e Estádio Azteca, 2

Tempo 
Informações referentes ao tempo de cada Mundial:

Cidades que sediaram o maior número de jogos de Copa 
 23 jogos - Cidade do México - 10 da Copa de 1970 e 9 da Copa de 1986 no Estádio Azteca; quatro jogos de 86 no Estádio Olímpico Universitário.
 18 jogos - Montevidéu - estádios Centenário, Parque Central e Pocitos (Copa do Mundo de 1930).

Campanhas como anfitriões
Seleções ordenadas por aproveitamento dos pontos e número de jogos.

Maior número de jogos contra o anfitrião

Estatísticas
Maior número de jogos em suas terras:  – 14
Menor número de jogos em suas terras:  e  – 3
Anfitriões invictos: ,  e 
Anfitriões que nunca empataram: , ,  e 
Anfitrião com mais vitórias:  – 11
Anfitrião com menos vitórias:  – nenhuma
Anfitriões com mais empates:  e  – 3
Anfitriões com mais derrotas:  e  – 3
Melhor ataque:  – 33 gol(o)s
Pior ataque:  – 1 gol(o)
Melhor defesa: ,  e  – 3 gol(o)s
Pior defesa:  – 20 gol(o)s
Maior saldo de gol(o)s:  e  – (+17)
Menor saldo de gol(o)s:  – (–6)
Conquistou título apenas em seus domínios:  – 1 título
Primeira vitória de um anfitrião:  1–0  (1930)
Primeiro empate de um anfitrião: Itália  1–1  Espanha (1934)
Primeira derrota de um anfitrião: Itália  3–1  (1938)
 Primeira derrota de um anfitrião na estreia: Catar  0 x 2  Equador, 2022
Primeiro anfitrião a vencer, empatar e perder partidas em uma única edição:  (1950)
Fez sua melhor campanha como anfitrião:
  (1930),  (1934),  (1966),  (1974),  (1978),  (1998) - Campeão
  (1958) - Vice-Campeã
  (1962) - Terceiro Lugar
  (2002) - Quarto Lugar
  (1970, 1986),  (1954),  (2018) - Quartas-de-final
  (2002) - Oitavas-de-final
  (2010),  (2022) - Fase de Grupos
Pior campanha seguinte:  (título em 1998, fase de grupos em 2002)
Melhor campanha seguinte:  (campeã em 1938 após sediar 1934)
Notas: Para efeitos de estatística, foram lançados três pontos por vitória a partir da primeira edição.A  sempre foi eliminada na fase de grupos, tendo sua melhor classificação em 2002, ocasião na qual não era a anfitriã. O  viria a ser novamente eliminado nas oitavas-de-final das Copas de 2010 e 2022, tendo, inclusive, repetido a mesma colocação (9º lugar). As seleções de , , ,  e  já foram campeãs também fora de seus domínios.

Prorrogações
Mais prorrogações jogadas: 11,  (1938, 1966, 1970 (2), 1982, 1986, 1990, 2006 (2), 2014 (2)),  (1934 (2), 1938, 1970, 1990, 1994 (2), 1998, 2002, 2006 (2))
Mais torneios jogando prorrogações: 8,  (1938, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 2006, 2014),  (1934, 1938, 1970, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006)
Mais torneios consecutivos jogando prorrogações:  (1990–2006)
 Mais prorrogações em uma edição: 3, , 1986; , 1990; , 2014; , 2018
 Partida com mais acréscimos na prorrogação: 7 minutos,   1–1 , 1990

Disputas de pênalti

Mais jogadas: 7,  (1990 (2), 1998, 2006, 2014, 2022 (2))
Mais jogadas em um torneio: 2,  (1990),  (2002),  e  (2014),  e  (2018),  e  (2022)
Mais vitórias: 6,  (1990 (2), 1998, 2014, 2022 (2))
Mais vitórias em um torneio': 2,  (1990, 2022) e  (2018, 2022)
Mais derrotas: 4,  (1986, 2002, 2018, 2022)
Confrontos mais repetidos: 2,  vs.  (1998, 2006) e  vs.  (2014, 2022)
Torneio com mais disputas de pênalti: 5, 2022

Países 
 Menor IDH:  (1982): 0.373.
 Maior IDH  (2022): 0.962.
 Maior população:  (2002): 1,28 bilhão de habitantes.
 Menor população:  (2018): 334 mil habitantes (primeiro país com menos de 1 milhão de pessoas a disputar o torneio. O recorde anterior pertencia a , que em 2006, disputou com uma população de 1,2 milhões habitantes.)
 Maior população de país campeão:  (2002): 179,5 milhões
 Menor população de país campeão:  (1930): 1 milhão e 700 mil (0,08% da população mundial da época)
 Menor população em relação ao mundo de país finalista:  (2018): 0,06% (4,2 milhões)
 Menor área:  (2006): 5.131 km² (único país com menos de 10.000 km². O segundo menor é a : 10.991 km²)
 Maior área (até então/atualmente): /: 22.402.200/17.098.246km²
 Maior área campeão e finalista: : 8.510.295 km²
 Menor área finalista: : 41.528 km²
 Menor área campeão: : 130.395 km²
 Maior área país sede: : 17.098.246 km²
 Menor área país sede: : 11.437 km²
 Maior população país sede (da época):  (1994): 263,4 milhões
 Menor população país sede (da época):   (1930): 1 milhão e 700 mil
 Copa com mais países continentais: Copa do Mundo de 2002, com quatro dos cinco maiores países do mundo (, ,  e , ausente somente o )
 Copas com menos países continentais (apenas o ): 1938, 1954, 1958, 1962, 1974 e 1978
 Copas com mais países com menos de 50.000 km²: 2010 (, , , , )
 Copa com todos os países do Reino Unido: Copa do Mundo de 1958
 Copas com todos os países da América Platina: 1930, 1986, 2002 e 2010
 Copa com mais países da América Andina: Copa do Mundo de 1930 (,  e ) e Copa do Mundo de 2014 (,  e ) (3 de 6 existentes).
 Copa com mais países escandinavos: Copa do Mundo de 2018 (,  e : 3 de 6 existentes)
 Copa em dois continentes: Copa do Mundo de 2018 (tal fato se deve a Rússia, país-sede, ser uma nação transcontinental, contando com 60 jogos na Europa e 4 na Ásia)
 Primeira cidade-sede em um exclave: Kaliningrado, Oblast de Kaliningrado, 
 Copa com mais países bolivarianos: Copa do Mundo de 2018 (,  e : 3 de 6 existentes)
 Países bolivarianos: , , ,  e  (5 de 6 existentes)
 Países da América Central Continental: , , ,  (4 de 7 existentes)
 Países das Grandes Antilhas: , ,  (3 de 5 existentes)
 País das Pequenas Antilhas: 
 Países encravados:  , , , , , ,  e  (8 dos 45 existentes)
 Países que fazem parte de ou são constituídos por uma ou mais ilhas:  , , , ,  (à época da participação ), , , , , , , ,  e  (14 dos 47 existentes)
Nota: Destes, , , , , ,  e  são totalmente rodeados pelo mar.
 Países transcontinentais:  (asiático e africano, com maior parte na África, membro da CAF),  (asiático e oceânico, com maior parte na Ásia, membro da AFC),  (europeu e asiático, com maior parte na Ásia, membro da UEFA) e  (europeu e asiático, com maior parte na Ásia, membro da UEFA) (4 de 10 existentes)
 Ex-repúblicas soviéticas:  (sucessora das estáticas soviéticas) e  (2 de 15 existentes)
 Ex-Tchecoslováquia:  (sucessora das estatísticas  tchecoslovacas) e  (2 de 2 existentes)
 Ex-Iugoslávia: , ,  (sucessora das estáticas iugoslavas) e  (4 de 7 existentes)
 País mais distante do país-sede:  (1982): 19889 km da sede (Espanha)
 País que enfrentou todas as nações do Reino Unido: 
 País que enfrentou a Alemanha pré-desagregação, a Alemanha Ocidental e a Alemanha pós-unificação: 
 Grupo com a maior distância entre seus países integrantes: Grupo F-2006 (, ,  e ): a menor distância é Austrália-Japão (6851 km), enquanto a maior é Brasil-Japão (17369 km)
 Grupo com menor distância entre seus países integrantes: Grupo 4-1954 (, ,  e ): a maior distância é Itália-Inglaterra (2016 km)
 Países cujas todas as fronteiras nunca se classificaram para um Mundial:  (fronteiras: , , , ,  e );  (fronteiras: , , , , e );  (fronteiras: ,  e );  (fronteiras: )
 Países cujas todas as fronteiras se classificaram para ao menos um Mundial: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, ),  e .
 País com mais fronteiras classificadas para ao menos um Mundial:  (fronteiras: , , , , , ,  e , 8 de 9 existentes; ausente: )
 País com mais fronteiras que nunca se classificaram para um Mundial:  (fronteiras: , , , , , , , , , , , ,  e , 14 de 16 existentes; exceções:  e )
 Países que atuaram na Copa seguinte a sua criação:  (recriação em 1991 e participação em 1994);  (criação em 2003 e participação em 2006) e  (criação em 2006, já após a Copa daquele ano, e participação em 2010).
 Seleções que representaram monarquias e posteriormente repúblicas:  (representou o Reino do Egito e atualmente representa a República Árabe do Egito);  (representou o Reino da Hungria e a República Popular da Hungria. Atualmente representa a República da Hungria, sendo que desde a instauração desta não classificou-se mais);  (representou o Reino da Iugoslávia, a República Socialista Federativa da Iugoslávia e a República Federal da Iugoslávia);  (representou o Reino de Itália e atualmente representa a República Italiana);  (representou o Reino da Romênia e a República Socialista da Romênia. Atualmente representa a República da Romênia, que desde a instauração desta classificou-se apenas para 1990 e 1994).
 Seleções que representaram repúblicas e posteriormente monarquias:  (representou a Segunda República Espanhola, a Espanha Franquista e atualmente representa o Reino da Espanha).

Confrontos geográficos e histórico-políticos 
 Primeiro confronto entre países do mesmo continente:  1–0  (1930)
 Primeiro confronto entre seleções rivais e países da América Platina:  4–2  (1930)
 Primeiro confronto entre países da América Latina e América Anglo-Saxônica:  3–0  (1930)
 Primeiro confronto entre países da América do Norte e América do Sul:  3–0  (1930)
 Primeiro confronto entre países da América Central e América do Sul:  4–1  (1974)
 Primeiro confronto entre países fronteiriços:  4–0  (1930)
 Primeiro confronto entre países europeus fronteiriços:  5–2  (1934)
 Primeiro confronto de uma seleção fora do eixo Europa-Américas: Egito  2–4  Hungria (1934)
 Primeiro confronto entre seleções fora do eixo Europa-Américas e primeiro confronto entre nações árabes:  2–1  (1994)
 Primeiro e único confronto de uma seleção fora do eixo Europa-Américas com uma seleção da OFC:  3–1  (2006)
 Primeiro confronto sem seleção europeia ou sul-americana, sem ser do mesmo continente:  3–1  (1978)
 Primeiro confronto entre monarquias europeias: Itália   2–1  (1938)
 Primeiro confronto de uma seleção da América Central:  3–3  (1938)
 Primeiro confronto de uma seleção da Oceania:  0–2  (1974)
 Primeiro confronto de uma seleção da África Subsaariana:  0–2  (1974)
 Primeiro confronto entre um país insular e um encravado:  6–0  (hoje ) (1938)
 Primeiro confronto entre países encravados:  5–0  (1954)
 Primeiro confronto entre países insulares:  5–2  (1982)
 Confrontos entre países ilha:  2–1  (1998) e  3–1  (2006)
 Confrontos entre países de pequena extensão territorial:  1–0  (1994),  0–0  (1998) (soma territorial: 72.047 km²) e  3–1  (1998) (soma territorial: 67.529 km²)
 Primeiro confronto entre países continentais:  2–0  (1958) (soma territorial aprox.: 30.915.000 km²)
 Confronto entre os maiores países em extensão territorial (até então):  2–0  (1986) (soma territorial aprox.: 32.380.000 km²)
 Confronto com maior diferença territorial:  2–0  (1970) (diferença territorial aprox.: 22.380.000 km²)
 Confronto com menor diferença territorial:  3–2  (1934) (diferença territorial aprox.: 230 km²)
 Confronto com maior diferença territorial entre países da mesma federação:  4–1  (1970),   1–0  (1980),  3–4  (1986) (diferença territorial aprox.: 22.370.500 km²)
 Confronto com maior soma populacional:  4–0  (2002) (população somada: 1,46 bilhão)
 Confronto com maior diferença populacional:  2–0  (2002) (diferença populacional: 1,24 bilhão)

Disciplina 
 Primeiro cartão amarelo:  Gustavo Peña,  Givi Nodia e  Gennadiy Logofet,  – , Copa do Mundo de 1970 (árbitro:  Kurt Tschenscher).
Nota: Com 1 minuto de partida, o árbitro Kurt Tschenscher advertiu os três jogadores durante discussão.
 Primeiro cartão vermelho:  Carlos Caszely,  – , Copa do Mundo de 1974 (árbitro:  Dogan Babacan).
 Primeira expulsão:  Plácido Galindo,  – , Copa do Mundo FIFA de 1930 (árbitro:  Alberto Warnken).
 Primeira expulsão em uma final de copa:  Pedro Monzón, Copa do Mundo de 1990.
 Primeiro goleiro expulso:  Gianluca Pagliuca, Copa do Mundo FIFA de 1994.
 Primeiro reserva expulso:  Dick Nanninga, Copa do Mundo FIFA de 1978.
 Primeiro treinador expulso:  Cayetano Ré, Copa do Mundo FIFA de 1986.
 Primeiro treinador expulso com cartão vermelho:  Fernando Santos, Copa do Mundo FIFA de 2014
 Cartão amarelo mais rápido: 13 segundos,  Jesús Gallardo,  – , Copa do Mundo FIFA de 2018.
 Cartão vermelho mais rápido: 56 segundos,  José Batista,  – , Copa do Mundo FIFA de 1986.
 Seleções que terminaram a competição sem tomar cartões: ,  e , em 1970; , em 1982, e  em 1986.
 Edição com maior número de vermelhos: 28 (em 64 partidas), Copa do Mundo FIFA de 2006.
 Jogo com maior número de vermelhos: 4 (2 para cada),  – , Copa do Mundo FIFA de 2006.
 Edição com maior número de amarelos: 310 (em 64 partidas), Copa do Mundo FIFA de 2006.
 Seleção com maior maior número de cartões: 122 (em 77 partidas e 16 Copas), .
 Seleção com maior média de cartões por jogo: 3.6 (10 cartões amarelos e 1 vermelho em 3 jogos), 
 Seleção com maior número de amarelos: 112,  (em 77 partidas e 16 Copas) e  (em 106 partidas e 18 Copas).
 Seleção com mais expulsões: 11 (em 104 jogos e 20 Copas), .
 Jogador com maior número de cartões: 6 cartões,  Cafu (em 20 jogos e 4 Copas),  Zinédine Zidane (em 12 jogos e 3 Copas) e  Rafa Márquez (em 14 jogos e 4 Copas).
 Jogador com maior número de cartões amarelos: 6 cartões,  Cafu (em 20 jogos e 4 Copas).
 Jogador com maior número de expulsões: 2 expulsões,  Zinédine Zidane (em 12 jogos e 3 Copas) e  Rigobert Song (em 9 jogos e 4 Copas).
 Seleção com mais expulsões em uma única edição: 3 expulsões, , Copa do Mundo de 1990 (em 7 jogos); , Copa do Mundo FIFA de 1998 (em 7 jogos), e , Copa do Mundo FIFA de 1998 (em 3 jogos).
 Seleção com maior número de edições tendo jogadores expulsos: 8,  (Copas de 1938, 1954, 1962, 1974, 1990, 1994, 2002 e 2010).
 Maior número de cartões em uma única partida: 16 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos,  – , Copa do Mundo FIFA de 2006 (árbitro:  Valentin Ivanov).
 Jogador com maior número de cartões em uma única partida: 3 cartões amarelos e 1 vermelho,  Josip Šimunić,  – , Copa do Mundo FIFA de 2006 (árbitro:  Graham Poll).
 Jogador com maior número de cartões amarelos em uma única edição: 4,  Costinha (2006),  Asamoah Gyan (2006),  Zlatko Jankov (1994).
 Jogador com suspensão mais longa por doping: 15 meses,  Maradona,  – , Copa do Mundo FIFA de 1994.
 Jogador com suspensão mais longa por má conduta: 8 partidas,  Mauro Tassotti, por cotovelada em  Luis Enrique,  – , 1994.
 Jogador com suspensão mais longa após indisciplina nas eliminatórias: suspensão perpétua do futebol (retirada 12 anos depois),  Roberto Rojas, pelo caso "fogueteira do Maracanã",  – , 1989.

Outros 
 Maior número de jogadores utilizados: 26,  (2022)
 Mais Passes Trocados Numa Partida , 1114 (certos: 90,31%) em   1 (3) x 1 (4)  (2018)
 Seleções que usaram três uniformes diferentes na mesma Copa

 Seleção com maior número de jogadores naturalizados em uma única Copa ,  2018 (17)

Seleções que venceram todos os jogos da fase de grupos em uma edição de Copa 
 Primeira fase
 1930:  (3 partidas), , ,  (2 partidas)
 1950:  (3 partidas),  (1 partida)
 1954: ,  (2 partidas)
 1966: ,  (3 partidas)
 1970: ,  (3 partidas)
 1974:  (3 partidas)
 1978:  (3 partidas)
  1982: ,  (3 partidas)
1986: ,  (3 partidas)
 1990: ,  (3 partidas)
 1998: ,  (3 partidas)
 2002: ,  (3 partidas)
 2006: , , ,  (3 partidas)
 2010: ,  (3 partidas)
 2014: , , ,  (3 partidas)
 2018: , ,  (3 partidas)
 Segunda fase
 1974: ,  (3 partidas)
 1982: ,  (2 partidas)
Nota: As seleções em negrito foram campeãs da referida edição.
Nota 2: Nas edições de 1958, 1962, 1994 e 2022, nenhuma das seleções obteve 100% de aproveitamento na fase de grupos.

Seleções que se classificaram na fase de grupos com 1 rodada de antecedência 
1998: , , 
2002: , 
2006: , , , , , , , 
2010: , 
2014: , , , , , 
2018: , , , , , 
2022: , , 
Nota: Para que uma seleção seja considerada classificada por antecedência, é necessário que a mesma some 4/6 pontos nos 2 primeiros jogos da Fase de Grupos e possua uma diferença superior a 2/3 pontos em relação ao terceiro colocado do grupo, ou que a diferença seja igual a 3 pontos, caso enfrente o lanterna do grupo e o mesmo não tenha somado pontos após as 2 primeiras rodadas.
Nota 2: Não estão inclusos os resultados das Copas de 1986, 1990 e 1994, pois nestas edições existia a possibilidade do terceiro colocado dos grupos se classificar para as oitavas de final, fazendo com que nenhuma seleção garantisse a classificação por antecedência.

Seleções que ficaram sem chances de classificação na fase de grupos com 1 rodada de antecedência 
1998: , , , 
2002: , , , 
2006: , , , , , , 
2010: , 
2014: , , , , 
2018: , , , , , 
2022: , 
Nota: Para que uma seleção seja considerada eliminada por antecedência, é necessário que a mesma não some pontos nos 2 primeiros jogos da Fase de Grupos e possua uma diferença superior a 2/3 pontos em relação ao segundo colocado do grupo, ou que a diferença seja igual a 3 pontos, caso enfrente o líder do grupo e o mesmo tenha somado 4/6 pontos após as 2 primeiras rodadas.
Nota 2: Não estão inclusos os resultados das Copas de 1986, 1990 e 1994, pois nestas edições existia a possibilidade do terceiro colocado dos grupos se classificar para as oitavas de final, fazendo com que nenhuma seleção fosse eliminada por antecedência.

Seleções que não marcaram em uma edição de copa 
 1930: ,  (2 partidas)
 1938:  (hoje Indonésia),  (1 partida)
 1950:  (1 partida)
 1954: ,  (2 partidas),  (3 partidas)
  1970:  (3 partidas)
 1974:  (hoje República Democrática do Congo),  (3 partidas)
 1986:  (3 partidas)
 1994:  (3 partidas)
 2002: , ,  (3 partidas)
 2006:  (3 partidas)
 2010: ,  (3 partidas)
Nota: Nas edições de 1934, 1958, 1962, 1966, 1978, 1982, 1990, 1998, 2014, 2018 e 2022, todas as seleções participantes marcaram ao menos um gol.

Seleções que perderam todas as partidas em uma edição de Copa do Mundo 
 1930:  (3 partidas), , ,  (2 partidas)
 1950:  (2 partidas),  (1 partida)
 1954:  , , ,  (2 partidas)
 1962:  (3 partidas)
 1966: ,  (3 partidas)
 1970:  (3 partidas em 1970),  (3 partidas em )
 1974:  (hoje República Democrática do Congo),  (3 partidas)
 1978: ,  (3 partidas em )
 1982: , ,  (3 partidas)
 1986: ,  (3 partidas)
 1990: , , ,  (3 partidas)
 1994: ,  (3 partidas)
 1998: ,  (3 partidas)
 2002: , ,  (3 partidas)
 2006: , ,  (3 partidas)
 2010: ,  (3 partidas)
 2014: , ,  (3 partidas)
 2018: ,  (3 partidas)
 2022: ,  (3 partidas)
Nota: A edição de 1958 é a única em que todos os países participantes conquistaram ao menos um ponto. Nota 2: Não estão incluídas as seleções eliminadas na primeira fase das Copas de 1934 e 1938, por estas terem sido disputadas no sistema mata-mata. Nessa última Copa, Alemanha e Romênia foram eliminadas nas oitavas após perderem a partida-desempate, logo, conseguiram um empate.

Seleções que não marcaram e perderam todos os jogos em uma edição de Copa 
  (2 partidas em 1930),  (2 partidas em 1930)
  (hoje Indonésia, 1 partida em 1938),  (1 partida em 1938)
  (1 partida em 1950)
  (2 partidas em 1954),  (2 partidas em 1954),  (3 partidas em 1954)
  (3 partidas em 1970)
  (hoje República Democrática do Congo, 3 partidas em 1974)
  (3 partidas em 1986)
  (3 partidas em 1994)
  (3 partidas em 2002),  (3 partidas em 2002)

Seleções que perderam todas as partidas que disputaram em Copas do Mundo
  (hoje Indonésia, 1 partida em 1938)
  (6 partidas, em 1970 e 1982)
  (3 partidas em 1974)
  (hoje R.D.Congo, 3 partidas em 1974)
  (6 partidas, em 1986 e 2022)
  (3 partidas em 1986)
  (3 partidas em 1990)
  (3 partidas em 2002)
  (3 partidas em 2006)
  (3 partidas em 2006)
  (3 partidas em 2018)
  (3 partidas em 2022)

Seleções que nunca marcaram 
  (hoje Indonésia, 1 partida em 1938)
  (hoje República Democrática do Congo, 3 partidas em 1974)
  (3 partidas em 2002)
  (3 partidas em 2006)

Nota: Das seleções acima, somente  não perdeu todas as partidas, tendo conquistado portanto um empate por 0 a 0.

Seleções que já ganharam, mas nunca empataram 
  (3 partidas – 1 vitória e 2 derrotas em 1998)
  (3 partidas – 1 vitória e 2 derrotas em 2014)

Rendimento Geral por seleção 
Em negrito a seleção vencedora da edição. Em , a melhor colocação já alcançada e em , a pior colocação já obtida, exceto seleções com uma única participação.

Desempenho geral por seleção 
Nota: Embora a FIFA tenha passado a dar 3 pontos por vitória somente a partir da Copa de 1994, as unidades desta tabela, constam como  3 pontos por partida ganha desde a Copa de 1930.
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|-
!width="35"|
!width="250"| Seleção
!width="30"| Edições
!width="30"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="25"|
!width="25"|
!width="25"|
!width="25"|%
|-
|1||style="text-align:left;"|||21||237||109||73||18||18||229||105||+124||72%
|-
|2||style="text-align:left;"|/||19||221||109||67||20||22||226||125||+101||68%
|-
|3||style="text-align:left;"|||18||156||83||45||21||17||128||77||+51||63%
|-
|4||style="text-align:left;"|||17||144||81||43||15||23||138||93||+45||60%
|-
|5||style="text-align:left;"|||15||115||66||34||13||19||120||77||+43||58%
|-
|6||style="text-align:left;"|||15||108||69||29||21||19||91||62||+29||52%
|-
|7||style="text-align:left;"|||15||105||63||30||15||18||99||72||+27||55%
|-
|8||style="text-align:left;"|||10||93||50||27||12||11||86||48||+38||62%
|-
|9||style="text-align:left;"|||13||84||56||24||12||20||87||74||+13||50%
|-
|10||style="text-align:left;"|||12||70||51||19||13||19||79||73||+6||46%
|-
|11||style="text-align:left;"|||13||69||48||20||9||19||68||72||–4||48%
|-
|12||style="text-align:left;"| / ||11||67||45||19||10||16||77||53||24||50%
|-
|13||style="text-align:left;"|||12||62||46||18||8||20||66||63||+3||45%
|-
|14||style="text-align:left;"|||16||62||57||16||14||27||60||98||–38||33%
|-
|15||style="text-align:left;"|||8||53||34||16||5||13||46||45||+1||52%
|-
|16||style="text-align:left;"|||9||48||32||15||3||14||87||57||+30||50%
|-
|17||style="text-align:left;"|||7||48||30||14||6||10||49||35||+14||53%
|-
|18||style="text-align:left;"|||11||44||37||12||8||17||50||64||–14||40%
|-
|19||style="text-align:left;"| / ||9||41||33||12||5||16||47||49||–2||41%
|-
|20||style="text-align:left;"|||7||40||29||12||4||13||43||47||–4||46%
|-
|21||style="text-align:left;"|||9||40||33||11||7||15||40||49||–9||40%
|-
|22||style="text-align:left;"|||5||37||23||11||4||8||35||26||+9||54%
|-
|23||style="text-align:left;"|||5||32||20||9||5||6||30||26||+4||53%
|-
|24||style="text-align:left;"|||8||31||27||7||10||10||30||38||-8||38%
|-
|25||style="text-align:left;"|||6||30||22||9||3||10||32||30||+2||45%
|-
|26||style="text-align:left;"|||10||30||33||8||6||19||37||62||–25||30%
|-
|27||style="text-align:left;"|||7||29||21||8||5||8||30||33||–3||46%
|-
|28||style="text-align:left;"|||10||27||34||6||9||19||34||70||–36||26%
|-
|29||style="text-align:left;"|||6||21||21||6||3||12||23||30||-7||33%
|-
|30||style="text-align:left;"|||5||20||18||5||5||8||19||28||–9||37%
|-
|31||style="text-align:left;"|||6||20||21||5||5||11||20||29||–9||32%
|-
|32||style="text-align:left;"|||8||19||23||4||7||12||25||41||–16||28%
|-
|33||style="text-align:left;"|||7||19||23||4||7||12||18||43||–25||28%
|-
|34||style="text-align:left;"|||5||18||18||5||3||10||21||33||–12||33%
|-
|35||style="text-align:left;"|||7||17||26||3||8||15||22||53||–31||22%
|-
|36||style="text-align:left;"|||2||16||10||5||1||4||20||17||+3||53%
|-
|37||style="text-align:left;"|||3||15||12||4||3||5||13||16||–3||42%
|-
|38||style="text-align:left;"|||3||14||13||2||8||3||10||10||0||36%
|-
|39||style="text-align:left;"|||3||14||13||3||5||5||13||23||–10||36%
|-
|40||style="text-align:left;"|||3||13||10||4||1||5||10||11||–1||43%
|-
|41||style="text-align:left;"|||2||12||8||3||3||2||11||10||+1||50%
|-
|42||style="text-align:left;"|||4||12||13||3||3||7||13||19||–6||31%
|-
|43||style="text-align:left;"|||5||11||16||2||5||9||14||22||–8||23%
|-
|44||style="text-align:left;"|||5||11||16||3||2||11||11||39||–28||23%
|-
|45||style="text-align:left;"|||3||10||9||3||1||5||13||14||–1||37%
|-
|46||style="text-align:left;"|||3||10||9||2||4||3||11||16||–5||37%
|-
|47||style="text-align:left;"|||5||10||15||2||4||9||13||25||–12||22%
|-
|48||style="text-align:left;"|||5||10||15||2||4||9||9||24||–15||22%
|-
|49||style="text-align:left;"|||5||10||16||2||4||10||13||31||–18||21%
|-
|50||style="text-align:left;"|||3||9||8||2||3||3||7||8||–1||38%
|-
|51||style="text-align:left;"|''||1||8||6||2||2||2||5||5||0||44%
|-
|52||style="text-align:left;"|||3||8||10||2||2||6||5||20||–15||27%
|-
|53||style="text-align:left;"|||1||7||5||2||1||2||5||7||–2||47%
|-
|54||style="text-align:left;"|||1||6||5||1||3||1||4||4||0||40%
|-
|55||style="text-align:left;"|||1||4||4||1||1||2||5||7||–2||33%
|-
|56||style="text-align:left;"|||2||4||6||1||1||4||5||10||–5||22%
|-
|57||style="text-align:left;"|||1||4||3||1||1||1||5||12||–7||44%
|-
|58||style="text-align:left;"|||2||4||7||1||1||5||6||21||–15||19%
|-
|59||style="text-align:left;"|||1||3||3||1||0||2||4||4||0||33%
|-
|60||style="text-align:left;"|||1||3||3||1||0||2||3||9||–6||33%
|-
|61||style="text-align:left;"|||2||3||6||0||3||3||4||14||–10||17%
|-
|62||style="text-align:left;"|||3||3||9||0||3||6||3||14||–11||11%
|-
|63||style="text-align:left;"|||1||2||3||0||2||1||1||2||–1||22%
|-
|64||style="text-align:left;"|||1||2||3||0||2||1||1||3||–2||22%
|-
|65||style="text-align:left;"|||3||2||7||0||2||5||5||12||–7||10%
|-
|66||style="text-align:left;"|||1||1||3||0||1||2||2||5||–3||11%
|-
|67||style="text-align:left;"|||1||1||3||0||1||2||2||6||–4||11%
|-
|68||style="text-align:left;"|||1||1||3||0||1||2||0||4||–4||11%
|-
|69||style="text-align:left;"|||3||1||6||0||1||5||1||20||–19||6%
|-
|70||style="text-align:left;"|||1||0||3||0||0||3||1||4||–3||0%
|-
|71||style="text-align:left;"|||1||0||3||0||0||3||1||6||–5||0%
|-
|72||style="text-align:left;"|||1||0||3||0||0||3||0||5||–5||0%
|-
|73||style="text-align:left;"| / ||1||0||1||0||0||1||0||6||–6||0%
|-
|74||style="text-align:left;"|||1||0||3||0||0||3||2||11||–9||0%
|-
|74||style="text-align:left;"|||1||0||3||0||0||3||2||11||–9||0%
|-
|76||style="text-align:left;"|||1||0||3||0||0||3||0||9||–9||0%
|-
|77||style="text-align:left;"|||1||0||3||0||0||3||2||14||–12||0%
|-
|78||style="text-align:left;"|||1||0||3||0||0||3||0||14||–14||0%
|-
|79||style="text-align:left;"|||2||0||6||0||0||6||1||22||–21||0%
|-
|-||style="text-align:left;"|||1||0||3||0||0||3||1||7||–6||0%
|}

Ver também 

 Lista de futebolistas que disputaram a Copa do Mundo FIFA por dois países
 Lista de futebolistas que marcaram gols em 3 ou mais Copas do Mundo
 Lista de futebolistas que ganharam mais de uma Copa do Mundo FIFA
 Lista de futebolistas com mais Copas do Mundo FIFA disputadas
 Classificação para clubes de futebol por número de jogadores que se tornaram campeões mundiais
 Lista de cartões vermelhos na Copa do Mundo FIFA
 Lista de gols contra em Copas do Mundo FIFA
 Lista de seleções que terminaram a Copa do Mundo de Futebol invictas
 Lista de artilheiros da Copa do Mundo FIFA por país
 Lista de seleções que nunca participaram da Copa do Mundo de Futebol
 Desempenho das Seleções Anfitriãs em Copas do Mundo FIFA
 Disputa de pênaltis nas Copas do Mundo de Futebol
 Hat-tricks em Copas do Mundo FIFA
 Participações das seleções nacionais na Copa do Mundo de Futebol
 Arbitragem na Copa do Mundo FIFA

Ligações externas 
 Recordes da Copa do Mundo e Eliminatórias
 Largest Margins of Victory - FIFA (PDF)
 Largest Crowds - FIFA (PDF)
 

Recordes
Copa do Mundo FIFA
Recordes e estatísticas do futebol
Copa Mundo FIFA